По данным Австралазийского Арахнологического Общества (), на 21 мая 2015 года на территории Австралии описано 3 706 видов пауков, входящих в 659 родов и 80 семейств.

Araneomorphae

Agelenidae
Oramia frequens (Rainbow, 1920)
Tegenaria domestica (Clerck, 1758)

Amaurobiidae

Bakala episinoides Davies, 1990
Dardurus agrestis Davies, 1976
Dardurus nemoralis Davies, 1976
Dardurus saltuosus Davies, 1976
Dardurus silvaticus Davies, 1976
Dardurus spinipes Davies, 1976
Dardurus tamborinensis Davies, 1976
Daviesa gallonae (Davies, 1993)
Daviesa lubinae (Davies, 1993)
Jamara pisinna Davies, 1995
Manjala pallida Davies, 1990
Manjala plana Davies, 1990
Manjala spinosa Davies, 1990
Midgee alta Davies, 1995
Midgee bellendenker Davies, 1995
Midgee binnaburra Davies, 1995
Midgee littlei Davies, 1995
Midgee minuta Davies, 1995
Midgee monteithei Davies, 1995
Midgee parva Davies, 1995
Midgee pumila Davies, 1995
Midgee thompsoni Davies, 1995
Oztira affinis (Hickman, 1981)
Oztira aquilonaria (Davies, 1986)
Oztira kroombiti Milledge, 2011
Oztira summa (Davies, 1986)
Storenosoma altum Davies, 1986
Storenosoma bifidum Milledge, 2011
Storenosoma bondi Milledge, 2011
Storenosoma forsteri Milledge, 2011
Storenosoma grayi Milledge, 2011
Storenosoma grossum Milledge, 2011
Storenosoma hoggi (Roewer, 1942)
Storenosoma picadilly Milledge, 2011
Storenosoma smithae Milledge, 2011
Storenosoma supernum Davies, 1986
Storenosoma tasmaniensis Milledge, 2011
Storenosoma terraneum Davies, 1986
Storenosoma victoria Milledge, 2011
Wabarra caverna Davies, 1996
Wabarra pallida Davies, 1996

Ammoxenidae

Austrammo harveyi Platnick, 2002
Austrammo hirsti Platnick, 2002
Austrammo monteithi Platnick, 2002
Austrammo rossi Platnick, 2002
Barrowammo waldockae Platnick, 2002

Amphinectidae

Austmusia kioloa Gray, 1983
Austmusia lindi Gray, 1983
Austmusia wilsoni Gray, 1983
Buyina halifax Davies, 1998
Buyina yeatesi Davies, 1998
Cunnawarra cassisi Davies, 1998
Cunnawarra grayi Davies, 1998
Jalkaraburra alta Davies, 1998
Keera longipalpis Davies, 1998
Magua wiangaree Davies, 1998
Penaoola algida Davies, 1998
Penaoola madida Davies, 1998
Quemusia aquilonia Davies, 1998
Quemusia austrina Davies, 1998
Quemusia cordillera Davies, 1998
Quemusia raveni Davies, 1998
Tanganoides acutus (Davies, 2003)
Tanganoides clarkei (Davies, 2003)
Tanganoides collinus (Davies, 2003)
Tanganoides greeni (Davies, 2003)
Tanganoides harveyi (Davies, 2003)
Tanganoides mcpartlan (Davies, 2003)
Tasmabrochus cranstoni Davies, 2002
Tasmabrochus montanus Davies, 2002
Tasmabrochus turnerae Davies, 2002
Tasmarubrius hickmani Davies, 1998
Tasmarubrius milvinus (Simon, 1903)
Tasmarubrius pioneer Davies, 1998
Tasmarubrius tarraleah Davies, 1998
Tasmarubrius truncus Davies, 1998
Teeatta driesseni Davies, 2005
Teeatta magna Davies, 2005
Teeatta platnicki Davies, 2005

Anapidae

Acrobleps hygrophilus Hickman, 1979
Austropholcomma florentine Rix & Harvey, 2010
Austropholcomma walpole Rix & Harvey, 2010
Chasmocephalon acheron Platnick & Forster, 1989
Chasmocephalon alfred Platnick & Forster, 1989
Chasmocephalon eungella Platnick & Forster, 1989
Chasmocephalon flinders Platnick & Forster, 1989
Chasmocephalon iluka Platnick & Forster, 1989
Chasmocephalon neglectum O. Pickard-Cambridge, 1889
Chasmocephalon pemberton Platnick & Forster, 1989
Chasmocephalon tingle Platnick & Forster, 1989
Eperiella hastings Rix & Harvey, 2010
Epigastrina fulva (Hickman, 1945)
Epigastrina loongana Rix & Harvey, 2010
Epigastrina typhlops Rix & Harvey, 2010
Eterosonycha alpina Butler, 1932
Eterosonycha aquilina Rix & Harvey, 2010
Eterosonycha complexa (Forster, 1959)
Eterosonycha ocellata Rix & Harvey, 2010
Gigiella milledgei Rix & Harvey, 2010
Hickmanapis minuta (Hickman, 1943)
Hickmanapis renison Platnick & Forster, 1989
Maxanapis bartle Platnick & Forster, 1989
Maxanapis bell Platnick & Forster, 1989
Maxanapis bellenden Platnick & Forster, 1989
Maxanapis burra (Forster, 1959)
Maxanapis crassifemoralis (Wunderlich, 1976)
Maxanapis dorrigo Platnick & Forster, 1989
Maxanapis mossman Platnick & Forster, 1989
Maxanapis tenterfield Platnick & Forster, 1989
Maxanapis tribulation Platnick & Forster, 1989
Micropholcomma bryophilum (Butler, 1932)
Micropholcomma caeligenum Crosby & Bishop, 1927
Micropholcomma junee Rix & Harvey, 2010
Micropholcomma linnaei Rix, 2008
Micropholcomma longissimum (Butler, 1932)
Micropholcomma mirum Hickman, 1944
Micropholcomma parmatum Hickman, 1944
Micropholcomma turbans Hickman, 1981
Normplatnicka barrettae Rix & Harvey, 2010
Normplatnicka lamingtonensis (Forster, 1959)
Nortanapis lamond Platnick & Forster, 1989
Octanapis cann Platnick & Forster, 1989
Octanapis octocula (Forster, 1959)
Olgania cracroft Rix & Harvey, 2010
Olgania eberhardi Rix & Harvey, 2010
Olgania excavata Hickman, 1979
Olgania troglodytes Rix & Harvey, 2010
Olgania weld Rix & Harvey, 2010
Patelliella adusta Rix & Harvey, 2010
Pseudanapis aloha Forster, 1959
Queenslanapis lamington Platnick & Forster, 1989
Raveniella apopsis Rix, Harvey & Roberts, 2010
Raveniella arenacea Rix, Harvey & Roberts, 2010
Raveniella cirrata Rix, Harvey & Roberts, 2010
Raveniella hickmani (Forster, 1959)
Raveniella janineae Rix, Harvey & Roberts, 2010
Raveniella luteola (Hickman, 1945)
Raveniella mucronata Rix, Harvey & Roberts, 2010
Raveniella peckorum Rix & Harvey, 2010
Raveniella subcirrata Rix, Harvey & Roberts, 2010
Rayforstia lordhowensis Rix & Harvey, 2010
Rayforstia raveni Rix & Harvey, 2010
Risdonius barrington Platnick & Forster, 1989
Risdonius lind Platnick & Forster, 1989
Risdonius parvus Hickman, 1939
Spinanapis darlingtoni (Forster, 1959)
Spinanapis frere Platnick & Forster, 1989
Spinanapis julatten Platnick & Forster, 1989
Spinanapis ker Platnick & Forster, 1989
Spinanapis lewis Platnick & Forster, 1989
Spinanapis monteithi Platnick & Forster, 1989
Spinanapis thompsoni Platnick & Forster, 1989
Spinanapis thornton Platnick & Forster, 1989
Spinanapis yeatesi Platnick & Forster, 1989
Taphiassa castanea Rix & Harvey, 2010
Taphiassa globosa Rix & Harvey, 2010
Taphiassa magna Rix & Harvey, 2010
Taphiassa robertsi Rix & Harvey, 2010
Tasmanapis strahan Platnick & Forster, 1989
Victanapis warburton Platnick & Forster, 1989

Anyphaenidae

Amaurobioides isolata Hirst, 1993
Amaurobioides litoralis Hickman, 1949

Araneidae

Acroaspis olorina Karsch, 1878
Acroaspis tuberculifera Thorell, 1881
Anepsion peltoides (Thorell, 1878)
Anepsion rhomboides (L. Koch, 1876)
Arachnura caudatella Roewer, 1955
Arachnura feredayi (L. Koch, 1872)
Arachnura higginsii (L. Koch, 1872)
Araneus acachmemus Rainbow, 1916
Araneus acuminatus (L. Koch, 1872)
Araneus agastus Rainbow, 1916
Araneus albidus (L. Koch, 1871)
Araneus albotriangulus (Keyserling, 1887)
Araneus amblycyphus Simon, 1908
Araneus anatipes (Keyserling, 1887)
Araneus apobleptus Rainbow, 1916
Araneus arenaceus (Keyserling, 1886)
Araneus argentarius Rainbow, 1916
Araneus biapicatifer (Strand, 1907)
Araneus brisbanae (L. Koch, 1867)
Araneus circulisparsus (Keyserling, 1887)
Araneus comptus Rainbow, 1916
Araneus comptus fuscicapitatus Rainbow, 1916
Araneus crinitus (Rainbow, 1893)
Araneus cyrtarachnoides (Keyserling, 1887)
Araneus decolor (L. Koch, 1871)
Araneus diabrosis (Walckenaer, 1842)
Araneus dianiphus (Rainbow, 1916)
Araneus dianiphus xanthostichus (Rainbow, 1916)
Araneus dimidiatus (L. Koch, 1871)
Araneus diversicolor (Rainbow, 1893)
Araneus eburneiventris Simon, 1908
Araneus exsertus Rainbow, 1904
Araneus fastidiosus (Keyserling, 1887)
Araneus favorabilis Rainbow, 1916
Araneus felinus (Butler, 1876)
Araneus fictus (Rainbow, 1896)
Araneus frosti (Hogg, 1896)
Araneus ginninderranus Dondale, 1966
Araneus hamiltoni (Rainbow, 1893)
Araneus humilis (L. Koch, 1867)
Araneus idoneus (Keyserling, 1887)
Araneus inquietus (Keyserling, 1887)
Araneus interjectus (L. Koch, 1871)
Araneus inustus (L. Koch, 1871)
Araneus lacrymosus (Walckenaer, 1842)
Araneus lancearia (Keyserling, 1887)
Araneus leai (Rainbow, 1894)
Araneus liberalis Rainbow, 1902
Araneus lodicula (Keyserling, 1887)
Araneus lutulentus (Keyserling, 1886)
Araneus macleayi (Bradley, 1876)
Araneus mamillanus (Keyserling, 1887)
Araneus mastersi (Bradley, 1876)
Araneus memoryi Hogg, 1900
Araneus mortoni (Urquhart, 1891)
Araneus mulierarius (Keyserling, 1887)
Araneus necopinus (Keyserling, 1887)
Araneus nigropunctatus (L. Koch, 1871)
Araneus notacephalus (Urquhart, 1891)
Araneus notandus Rainbow, 1912
Araneus obscurtus (Urquhart, 1893)
Araneus parvulus Rainbow, 1900
Araneus parvus (Karsch, 1878)
Araneus phaleratus (Urquhart, 1893)
Araneus pius (Karsch, 1878)
Araneus praesignis (L. Koch, 1872)
Araneus pronubus (Rainbow, 1894)
Araneus psittacinus (Keyserling, 1887)
Araneus pulchriformis (Roewer, 1942)
Araneus quietus (Keyserling, 1887)
Araneus rabiosulus (Keyserling, 1887)
Araneus rainbowi (Roewer, 1942)
Araneus ramulosus (Keyserling, 1887)
Araneus rani (Thorell, 1881)
Araneus rarus (Keyserling, 1887)
Araneus recherchensis Main, 1954
Araneus rotundulus (Keyserling, 1887)
Araneus rubicundulus (Keyserling, 1887)
Araneus scutifer (Keyserling, 1886)
Araneus scutigerens Hogg, 1900
Araneus senicaudatus Simon, 1908
Araneus senicaudatus simplex Simon, 1908
Araneus separatus (Roewer, 1942)
Araneus singularis (Urquhart, 1891)
Araneus speculabundus (L. Koch, 1871)
Araneus squamifer (Keyserling, 1886)
Araneus stolidus (Keyserling, 1887)
Araneus subflavidus (Urquhart, 1893)
Araneus sydneyicus (Keyserling, 1887)
Araneus sylvicola (Rainbow, 1897)
Araneus talipedatus (Keyserling, 1887)
Araneus tamerlani (Roewer, 1942)
Araneus transversus Rainbow, 1912
Araneus urbanus (Keyserling, 1887)
Araneus urquharti (Roewer, 1942)
Araneus usualis (Keyserling, 1887)
Araneus ventriosus (Urquhart, 1891)
Araneus viridulus (Urquhart, 1891)
Araneus walesianus (Karsch, 1878)
Argiope aetherea (Walckenaer, 1842)
Argiope bullocki Rainbow, 1908
Argiope dietrichae Levi, 1983
Argiope katherina Levi, 1983
Argiope keyserlingi Karsch, 1878
Argiope kochi Levi, 1983
Argiope magnifica L. Koch, 1871
Argiope mascordi Levi, 1983
Argiope modesta Thorell, 1881
Argiope ocyaloides L. Koch, 1871
Argiope picta L. Koch, 1871
Argiope probata Rainbow, 1916
Argiope protensa L. Koch, 1872
Argiope radon Levi, 1983
Argiope reinwardti (Doleschall, 1859)
Argiope trifasciata (Forsskål, 1775)
Arkys alatus Keyserling, 1890
Arkys alticephala (Urquhart, 1891)
Arkys bulburinensis Heimer, 1984
Arkys cicatricosus Rainbow, 1920
Arkys cornutus L. Koch, 1872
Arkys curtulus (Simon, 1903)
Arkys dilatatus (Balogh, 1978)
Arkys furcatus (Balogh, 1978)
Arkys gracilis Heimer, 1984
Arkys hickmani Heimer, 1984
Arkys lancearius Walckenaer, 1837
Arkys latissimus (Balogh, 1982)
Arkys multituberculatus (Balogh, 1982)
Arkys semicirculatus (Balogh, 1982)
Arkys speechleyi (Mascord, 1968)
Arkys transversus (Balogh, 1978)
Arkys tuberculatus (Balogh, 1978)
Arkys walckenaeri Simon, 1879
Austracantha minax (Thorell, 1859)
Austracantha minax astrigera (L. Koch, 1871)
Austracantha minax hermitis (Hogg, 1914)
Austracantha minax leonhardii (Strand, 1913)
Austracantha minax lugubris (L. Koch, 1871)
Backobourkia brounii (Urquhart, 1885)
Backobourkia collina (Keyserling, 1886)
Backobourkia heroine (L. Koch, 1871)
Carepalxis beelzebub (Hasselt, 1873)
Carepalxis bilobata Keyserling, 1886
Carepalxis coronata (Rainbow, 1896)
Carepalxis lichensis (Rainbow, 1916)
Carepalxis montifera L. Koch, 1872
Carepalxis poweri (Rainbow, 1916)
Carepalxis tuberculata Keyserling, 1886
Celaenia atkinsoni (O. Pickard-Cambridge, 1879)
Celaenia calotoides Rainbow, 1908
Celaenia distincta (O. Pickard-Cambridge, 1869)
Celaenia dubia (O. Pickard-Cambridge, 1869)
Celaenia excavata L. Koch, 1867
Celaenia tumidosa Urquhart, 1891
Celaenia voraginosa Urquhart, 1891
Cyclosa bacilliformis Simon, 1908
Cyclosa bifida (Doleschall, 1859)
Cyclosa camelodes (Thorell, 1878)
Cyclosa fuliginata (L. Koch, 1872)
Cyclosa insulana (Costa, 1834)
Cyclosa mulmeinensis (Thorell, 1887)
Cyclosa rhombocephala (Thorell, 1881)
Cyclosa trilobata (Urquhart, 1885)
Cyclosa vallata (Keyserling, 1886)
Cyrtarachne latifrons Hogg, 1900
Cyrtarachne latifrons atuberculata Hogg, 1900
Cyrtarachne nagasakiensis Strand, 1918
Cyrtarachne rubicunda L. Koch, 1871
Cyrtarachne tricolor (Doleschall, 1859)
Cyrtobill darwini Framenau & Scharff, 2009
Cyrtophora beccarii (Thorell, 1878)
Cyrtophora cicatrosa (Stoliczka, 1869)
Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775)
Cyrtophora cordiformis (L. Koch, 1871)
Cyrtophora crassipes (Rainbow, 1897)
Cyrtophora cylindroides (Walckenaer, 1842)
Cyrtophora exanthematica (Doleschall, 1859)
Cyrtophora hirta L. Koch, 1872
Cyrtophora moluccensis (Doleschall, 1857)
Cyrtophora monulfi Chrysanthus, 1960
Cyrtophora parnasia L. Koch, 1872
Cyrtophora rainbowi (Roewer, 1955)
Cyrtophora trigona (L. Koch, 1871)
Cyrtophora unicolor (Doleschall, 1857)
Deliochus pulcher Rainbow, 1916
Deliochus pulcher melanius Rainbow, 1916
Deliochus zelivira Keyserling, 1887
Demadiana carrai Framenau, Scharff & Harvey, 2010
Demadiana cerula (Simon, 1908)
Demadiana complicata Framenau, Scharff & Harvey, 2010
Demadiana diabolus Framenau, Scharff & Harvey, 2010
Demadiana milledgei Framenau, Scharff & Harvey, 2010
Demadiana simplex (Karsch, 1878)
Dolophones bituberculata Lamb, 1911
Dolophones clypeata (L. Koch, 1871)
Dolophones conifera (Keyserling, 1886)
Dolophones elfordi Dunn & Dunn, 1946
Dolophones intricata Rainbow, 1915
Dolophones macleayi (Bradley, 1876)
Dolophones mammeata (Keyserling, 1886)
Dolophones maxima Hogg, 1900
Dolophones nasalis (Butler, 1876)
Dolophones notacantha (Quoy & Gaimard, 1824)
Dolophones peltata (Keyserling, 1886)
Dolophones pilosa (Keyserling, 1886)
Dolophones simpla (Keyserling, 1886)
Dolophones testudinea (L. Koch, 1871)
Dolophones thomisoides Rainbow, 1915
Dolophones tuberculata (Keyserling, 1886)
Dolophones turrigera (L. Koch, 1867)
Eriophora biapicata (L. Koch, 1871)
Eriophora pustulosa (Walckenaer, 1842)
Eriophora transmarina (Keyserling, 1865)
Eriovixia laglaizei (Simon, 1877)
Gasteracantha fornicata (Fabricius, 1775)
Gasteracantha kuhli C. L. Koch, 1837
Gasteracantha quadrispinosa O. Pickard-Cambridge, 1879
Gasteracantha sacerdotalis L. Koch, 1872
Gasteracantha westringii Keyserling, 1864
Gea heptagon (Hentz, 1850)
Gea theridioides (L. Koch, 1872)
Heurodes turritus Keyserling, 1886
Larinia delicata Rainbow, 1920
Larinia jamberoo Framenau & Scharff, 2008
Larinia montagui Hogg, 1914
Larinia phthisica (L. Koch, 1871)
Larinia tabida (L. Koch, 1872)
Lariniophora ragnhildae (Strand, 1917)
Micropoltys debakkeri Smith & Levi, 2010
Micropoltys heatherae Smith & Levi, 2010
Neoscona nautica (L. Koch, 1875)
Neoscona punctigera (Doleschall, 1857)
Neoscona theisi (Walckenaer, 1842)
Novakiella trituberculosa (Rower, 1942)
Novaranea courti Framenau, 2011
Ordgarius furcatus (O. Pickard-Cambridge, 1877)
Ordgarius furcatus distinctus (Rainbow, 1900)
Ordgarius magnificus (Rainbow, 1897)
Ordgarius monstrosus Keyserling, 1886
Paraplectanoides crassipes Keyserling, 1886
Paraplectanoides kochi (O. Pickard-Cambridge, 1877)
Parawixia dehaani (Doleschall, 1859)
Phonognatha graeffei (Keyserling, 1865)
Phonognatha melania (L. Koch, 1871)
Phonognatha melanopyga (L. Koch, 1871)
Phonognatha pallida (Dalmas, 1917)
Plebs arleneae Mathew & Framenau, 2012
Plebs arletteae Mathew & Framenau, 2012
Plebs bradleyi (Keyserling, 1887)
Plebs cyphoxis Simon, 1908
Plebs eburnus (Keyserling, 1886)
Plebs patricius Mathew & Framenau, 2012
Plebs rosemaryae Mathew & Framenau, 2012
Poecilopachys australasia (Griffith & Pidgeon, 1833)
Poecilopachys speciosa (L. Koch, 1872)
Poecilopachys verrucosa (L. Koch, 1871)
Poltys frenchi Hogg, 1899
Poltys grayi Smith, 2006
Poltys illepidus C. L. Koch, 1843
Poltys jujorum Smith, 2006
Poltys laciniosus Keyserling, 1886
Poltys milledgei Smith, 2006
Poltys noblei Smith, 2006
Poltys stygius Thorell, 1898
Telaprocera joanae Harmer & Framenau, 2008
Telaprocera maudae Harmer & Framenau, 2008
Thelacantha brevispina (Doleschall, 1857)
Verrucosa furcifera (Keyserling, 1886)

Archaeidae

Austrarchaea alani Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea aleenae Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea binfordae Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea christopheri Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea clyneae Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea cunninghami Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea daviesae Forster & Platnick, 1984
Austrarchaea diannae Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea griswoldi Rix & Harvey, 2012
Austrarchaea harmsi Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea helenae Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea hoskini Rix & Harvey, 2012
Austrarchaea judyae Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea karenae Rix & Harvey, 2012
Austrarchaea mascordi Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea mcguiganae Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea milledgei Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea monteithi Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea nodosa (Forster, 1956)
Austrarchaea platnickorum Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea raveni Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea smithae Rix & Harvey, 2011
Austrarchaea tealei Rix & Harvey, 2012
Austrarchaea thompsoni Rix & Harvey, 2012
Austrarchaea wallacei Rix & Harvey, 2012
Austrarchaea westi Rix & Harvey, 2012
Austrarchaea woodae Rix & Harvey, 2012
Zephyrarchaea austini Rix & Harvey, 2012
Zephyrarchaea barrettae Rix & Harvey, 2012
Zephyrarchaea grayi Rix & Harvey, 2012
Zephyrarchaea janineae Rix & Harvey, 2012
Zephyrarchaea mainae (Platnick, 1991)
Zephyrarchaea marae Rix & Harvey, 2012
Zephyrarchaea marki Rix & Harvey, 2012
Zephyrarchaea melindae Rix & Harvey, 2012
Zephyrarchaea porchi Rix & Harvey, 2012
Zephyrarchaea robinsi (Harvey, 2002)
Zephyrarchaea vichickmani Rix & Harvey, 2012

Austrochilidae
Hickmania troglodytes (Higgins & Petterd, 1883)

Cithaeronidae
Cithaeron praedonius O. Pickard-Cambridge, 1872

Clubionidae

Clubiona achilles Hogg, 1896
Clubiona apiata Urquhart, 1893
Clubiona australiaca Kolosváry, 1934
Clubiona canberrana Dondale, 1966
Clubiona cycladata Simon, 1909
Clubiona elaphines Urquhart, 1893
Clubiona excavata (Rainbow, 1920)
Clubiona laudabilis Simon, 1909
Clubiona maculata Roewer, 1951
Clubiona modesta L. Koch, 1873
Clubiona munis Simon, 1909
Clubiona notabilis L. Koch, 1873
Clubiona pseudopteroneta Raven & Stumkat, 2002
Clubiona rainbowi Roewer, 1951
Clubiona robusta L. Koch, 1873
Clubiona subnotabilis Strand, 1907
Clubiona vacuna L. Koch, 1873
Clubiona venatoria Rainbow & Pulleine, 1920
Pteroneta spinosa Raven & Stumkat, 2002

Corinnidae

Battalus adamparsonsi Raven, 2015
Battalus baehrae Raven, 2015
Battalus bidgemia Raven, 2015
Battalus boolathana Raven, 2015
Battalus byrneae Raven, 2015
Battalus diadens Raven, 2015
Battalus helenstarkae Raven, 2015
Battalus microspinosus Raven, 2015
Battalus rugosus Raven, 2015
Battalus semiflavus (Simon, 1896)
Battalus spinipes Karsch, 1878
Battalus wallum Raven, 2015
Battalus zuytdorp Raven, 2015
Copa kabana Raven, 2015
Creugas gulosus Thorell, 1878
Disnyssus helenmirrenae Raven, 2015
Disnyssus judidenchae Raven, 2015
Iridonyssus auripilosus Raven, 2015
Iridonyssus formicans Raven, 2015
Iridonyssus kohouti Raven, 2015
Iridonyssus leucostaurus Raven, 2015
Kolora cooloola Raven, 2015
Kolora cushingae Raven, 2015
Kolora lynneae Raven, 2015
Kolora suaverubens (Simon, 1896)
Leichhardteus albofaciatus Baehr & Raven, 2013
Leichhardteus badius Baehr & Raven, 2013
Leichhardteus bimaculatus Baehr & Raven, 2013
Leichhardteus conopalpis Baehr & Raven, 2013
Leichhardteus evschlingeri Raven, 2015
Leichhardteus garetti Baehr & Raven, 2013
Leichhardteus kroombit Baehr & Raven, 2013
Leichhardteus reinhardi Baehr & Raven, 2013
Leichhardteus strzelecki Raven, 2015
Leichhardteus terriirwinae Baehr & Raven, 2013
Leichhardteus yagan Raven, 2015
Leptopicia bimaculata (Simon, 1896)
Medmassa bicolor Hogg, 1900
Medmassa christae Raven, 2015
Nucastia culburra Raven, 2015
Nucastia eneabba Raven, 2015
Nucastia muncoonie Raven, 2015
Nucastia supunnoides Raven, 2015
Nucastia virewoods Raven, 2015
Nyssus albopunctatus (Hogg, 1896)
Nyssus avida Thorell, 1881
Nyssus coloripes (Walckenaer, 1805)
Nyssus emu Raven, 2015
Nyssus jaredwardeni Raven, 2015
Nyssus jonraveni Raven, 2015
Nyssus loureedi Raven, 2015
Nyssus luteofinis Raven, 2015
Nyssus paradoxus Raven, 2015
Nyssus pseudomaculatus Raven, 2015
Nyssus robertsi Raven, 2015
Nyssus semifuscus Raven, 2015
Nyssus wendyae Raven, 2015
Nyssus yuggera Raven, 2015
Ozcopa chiunei Raven, 2015
Ozcopa colloffi Raven, 2015
Ozcopa margotandersenae Raven, 2015
Ozcopa mcdonaldi Raven, 2015
Ozcopa monteithi Raven, 2015
Ozcopa zborowskii Raven, 2015
Poecilipta carnarvon Raven, 2015
Poecilipta contorqua Raven, 2015
Poecilipta davidi Raven, 2015
Poecilipta elvis Raven, 2015
Poecilipta formiciforme (Rainbow, 1904)
Poecilipta gloverae Raven, 2015
Poecilipta harveyi Raven, 2015
Poecilipta janthina Simon, 1896
Poecilipta jilbadji Raven, 2015
Poecilipta kgari Raven, 2015
Poecilipta kohouti Raven, 2015
Poecilipta lugubris Raven, 2015
Poecilipta marengo Raven, 2015
Poecilipta metallica Raven, 2015
Poecilipta micaelae Raven, 2015
Poecilipta qunats Raven, 2015
Poecilipta rawlinsonae Raven, 2015
Poecilipta ruthae Santana & Raven, 2015
Poecilipta samueli Raven, 2015
Poecilipta smaragdinea Simon, 1909
Poecilipta tinda Raven, 2015
Poecilipta venusta Rainbow, 1904
Poecilipta waldockae Raven, 2015
Poecilipta wallacei Raven, 2015
Poecilipta yambuna Raven, 2015
Poecilipta zbigniewi Raven, 2015
Ticopa australis Raven, 2015
Ticopa carnarvon Raven, 2015
Ticopa chinchilla Raven, 2015
Ticopa dingo Raven, 2015
Ticopa hudsoni Raven, 2015
Ticopa longbottomi Raven, 2015

Ctenidae

Amauropelma anzses Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma bluewater Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma claudie Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma gayundah Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma gordon Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma hasenpuschi Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma leo Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma mcilwraith Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma monteihi Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma mossman Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma pineck Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma rifleck Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma torbjorni Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma trueloves Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma undara Raven & Stumkat, 2001
Amauropelma wallaman Raven & Stumkat, 2001
Bengalla bertmaini Gray & Thompson, 2001
Ctenus agroecoides (Thorell, 1881)
Janusia muiri Gray, 1973
Leptoctenus agalenoides L. Koch, 1878

Cyatholipidae
Forstera daviesae (Forster, 1988)
Lordhowea nesiota Griswold, 2001
Matilda australia Forster, 1988
Teemenaarus silvestris Davies, 1978
Tekellatus lamingtoniensis Wunderlich, 1978

Cycloctenidae

Cycloctenus abyssinus Urquhart, 1890
Cycloctenus cryptophilus Hickman, 1981
Cycloctenus flaviceps L. Koch, 1878
Cycloctenus flavus Hickman, 1981
Cycloctenus infrequens Hickman, 1981
Cycloctenus montivagus Hickman, 1981
Cycloctenus robustus (L. Koch, 1878)

Deinopidae

Deinopis fasciata L. Koch, 1879
Deinopis ravida L. Koch, 1879
Deinopis schomburgki Karsch, 1878
Deinopis subrufa L. Koch, 1879
Deinopis tabi da L. Koch, 1879
Deinopis unicolor L. Koch, 1879
Menneus aussie Coddington, Kuntner & Opell, 2012
Menneus bituberculatus Coddington, Kuntner & Opell, 2012
Menneus nemesio Coddington, Kuntner & Opell, 2012
Menneus quasimodo Coddington, Kuntner & Opell, 2012
Menneus superciliosus Thorell, 1881
Menneus trinodosus (Rainbow, 1920)
Menneus wa Coddington, Kuntner & Opell, 2012

Desidae

Badumna arguata (Simon, 1906)
Badumna bimetallica (Hogg, 1896)
Badumna blochmanni (Strand, 1907)
Badumna exsiccata (Strand, 1913)
Badumna guttipes (Simon, 1906)
Badumna hygrophila (Simon, 1902)
Badumna insignis (L. Koch, 1872)
Badumna longinqua (L. Koch, 1867)
Badumna maculata (Rainbow, 1916)
Badumna microps (Simon, 1908)
Badumna pilosa (Hogg, 1900)
Badumna scalaris (L. Koch, 1872)
Badumna senilella (Strand, 1907)
Badumna socialis (Rainbow, 1905)
Cicirra decemmaculata Simon, 1886
Colcarteria carrai Gray, 1992
Colcarteria kempseyi Gray, 1992
Colcarteria yessabah Gray, 1992
Desis hartmeyeri Simon, 1909
Desis kenyonae Pocock, 1902
Epimecinus alkirna Gray, 1973
Forsterina annulipes (L. Koch, 1872)
Forsterina armigera (Simon, 1908)
Forsterina cryphoeciformis (Simon, 1908)
Forsterina segestrina (L. Koch, 1872)
Forsterina velifera (Simon, 1908)
Forsterina virgosa (Simon, 1908)
Forsterina vultuosa (Simon, 1908)
Laestrygones setosus Hickman, 1969
Lathyarcha cinctipes (Simon, 1906)
Lathyarcha inornata (L. Koch, 1872)
Lathyarcha tetrica Simon, 1908
Myro maculatus Simon, 1903
Namandia periscelis (Simon, 1903)
Ommatauxesis macrops Simon, 1903
Paramatachia ashtonensis Marples, 1962
Paramatachia cataracta Marples, 1962
Paramatachia decorata Dalmas, 1918
Paramatachia media Marples, 1962
Paramatachia tubicola (Hickman, 1950)
Paratheuma australis Beatty & Berry, 1989
Phryganoporus candidus (L. Koch, 1872)
Phryganoporus davidleei Gray, 2002
Phryganoporus melanopygus Gray, 2002
Phryganoporus nigrinus Simon, 1908
Phryganoporus vandiemeni (Gray, 1983)
Pitonga woolowa Davies, 1984
Syrorisa misella (Simon, 1906)
Taurongia ambigua Gray, 2005
Taurongia punctata (Hogg, 1900)
Toxops montanus Hickman, 1940
Toxopsoides erici Smith, 2013
Toxopsoides huttoni Forster & Wilton, 1973
Toxopsoides kathleenae Smith, 2013
Toxopsoides macleayi Smith, 2013

Dictynidae
Callevophthalmus albus (Keyserling, 1890)
Callevophthalmus maculatus (Keyserling, 1890)
Sudesna anaulax (Simon, 1908)

Dysderidae
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838

Eutichuridae

Cheiracanthium brevicalcaratum L. Koch, 1873
Cheiracanthium cucigerum Rainbow, 1920
Cheiracanthium excavatum Rainbow, 1920
Cheiracanthium gracile L. Koch, 1873
Cheiracanthium impressum Thorell, 1881
Cheiracanthium longimanum L. Koch, 1873
Cheiracanthium mondrainense Main, 1954
Cheiracanthium mordax L. Koch, 1866
Cheiracanthium nervosum Simon, 1909
Cheiracanthium pallidum Rainbow, 1920
Cheiracanthium pennuliferum Simon, 1909
Cheiracanthium silaceum Rainbow, 1897
Cheiracanthium stratioticum L. Koch, 1873
Cheiracanthium tenue L. Koch, 1873
Cheiracanthium turiae Strand, 1917

Filistatidae

Filistata gibsonhilli Savory, 1943
Wandella alinjarra Gray, 1994
Wandella australiensis (L. Koch, 1873)
Wandella barbarella Gray, 1994
Wandella centralis Gray, 1994
Wandella diamentina Gray, 1994
Wandella murrayensis Gray, 1994
Wandella orana Gray, 1994
Wandella pallida Gray, 1994
Wandella parnabyi Gray, 1994
Wandella stuartensis Gray, 1994
Wandella waldockae Gray, 1994
Yardiella humphreysi Gray, 1994

Gallieniellidae

Meedo bluff Platnick, 2002
Meedo booti Platnick, 2002
Meedo broadwater Platnick, 2002
Meedo cohuna Platnick, 2002
Meedo flinders Platnick, 2002
Meedo gympie Platnick, 2002
Meedo harveyi Platnick, 2002
Meedo houstoni Main, 1987
Meedo mullaroo Platnick, 2002
Meedo munmorah Platnick, 2002
Meedo ovtsharenkoi Platnick, 2002
Meedo yarragin Platnick, 2002
Meedo yeni Platnick, 2002
Neato arid Platnick, 2002
Neato barrine Platnick, 2002
Neato beerwah Platnick, 2002
Neato kioloa Platnick, 2002
Neato palms Platnick, 2002
Neato raveni Platnick, 2002
Neato walli Platnick, 2002
Oreo bushbay Platnick, 2002
Oreo capensis Platnick, 2002
Oreo kidman Platnick, 2002
Oreo muncoonie Platnick, 2002
Oreo renmark Platnick, 2002
Peeto rodmani Platnick, 2002
Questo annuello Platnick, 2002

Gnaphosidae

Anzacia daviesae Ovtsharenko & Platnick, 1995
Anzacia debilis (Hogg, 1900)
Anzacia gemmea (Dalmas, 1917)
Anzacia inornata (Rainbow, 1920)
Anzacia invenusta (L. Koch, 1872)
Anzacia micacea (Simon, 1908)
Anzacia mustecula (Simon, 1908)
Anzacia perelegans (Rainbow, 1894)
Anzacia petila (Simon, 1908)
Anzacia respersa (Simon, 1908)
Anzacia sarrita (Simon, 1908)
Anzacia signata (Rainbow, 1920)
Anzacia simoni Roewer, 1951
Aphantaulax scotophaea Simon, 1908
Ceryerda cursitans Simon, 1909
Echemus dilutus (L. Koch, 1873)
Eilica albopunctata (Hogg, 1896)
Eilica bedourie Platnick, 1985
Eilica contacta Platnick, 1975
Eilica daviesae Platnick, 1985
Eilica mullaroo Platnick, 1988
Eilica rotunda Platnick, 1975
Eilica serrata Platnick, 1975
Encoptarthria echemophthalma (Simon, 1908)
Encoptarthria grisea (L. Koch, 1873)
Encoptarthria penicillata (Simon, 1908)
Encoptarthria perpusilla (Simon, 1908)
Encoptarthria vestigator (Simon, 1908)
Epicharitus leucosemus Rainbow, 1916
Hemicloea affinis L. Koch, 1875
Hemicloea cocotila Simon, 1908
Hemicloea limbata L. Koch, 1875
Hemicloea michaelseni Simon, 1908
Hemicloea murina L. Koch, 1875
Hemicloea plumea L. Koch, 1875
Hemicloea rogenhoferi L. Koch, 1875
Hemicloea semiplumosa Simon, 1908
Hemicloea sublimbata Simon, 1908
Hemicloea sundevalli Thorell, 1870
Hemicloea tasmanica Dalmas, 1917
Hemicloea tenera L. Koch, 1876
Homoeothele micans Simon, 1908
Intruda signata (Hogg, 1900)
Megamyrmaekion austrinum Simon, 1908
Micaria croesia L. Koch, 1873
Micaria inornata L. Koch, 1873
Montebello tenuis Hogg, 1914
Symphanodes dianiphus Rainbow, 1916
Zelotes flavens (L. Koch, 1873)
Zelotes sarawakensis (Thorell, 1890)

Gradungulidae

Kaiya bemboka Gray, 1987
Kaiya brindabella (Moran, 1985)
Kaiya parnabyi Gray, 1987
Kaiya terama Gray, 1987
Macrogradungula moonya Gray, 1987
Progradungula carraiensis Forster & Gray, 1979
Progradungula otwayensis Milledge, 1997
Tarlina daviesae Gray, 1987
Tarlina milledgei Gray, 1987
Tarlina noorundi Gray, 1987
Tarlina simipes Gray, 1987
Tarlina smithersi Gray, 1987
Tarlina woodwardi (Forster, 1955)

Hahniidae

Alistra astrolomae (Hickman, 1948)
Alistra pusilla (Rainbow, 1920)
Neoaviola insolens Butler, 1929
Scotospilus ampullarius (Hickman, 1948)
Scotospilus bicolor Simon, 1886
Scotospilus wellingtoni (Hickman, 1948)

Hersiliidae

Hersilia australiensis Baehr & Baehr, 1987
Hersilia bifurcata Baehr & Baehr, 1998
Hersilia longbottomi Baehr & Baehr, 1998
Hersilia mainae Baehr & Baehr, 1995
Hersilia mimbi Baehr & Baehr, 1993
Hersilia tenuifurcata Baehr & Baehr, 1998
Hersilia wellswebberae Baehr & Baehr, 1998
Tamopsis amplithorax Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis arnhemensis Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis brachycauda Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis brevipes Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis bribanensis Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis centralis Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis circumvidens Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis cooloolensis Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis darlingtoniana Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis daviesae Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis depressa Baehr & Baehr, 1992
Tamopsis ediacarae Baehr & Baehr, 1988
Tamopsis eucalypti (Rainbow, 1900)
Tamopsis facialis Baehr & Baehr, 1993
Tamopsis fickerti (L. Koch, 1876)
Tamopsis fitzroyensis Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis forrestae Baehr & Baehr, 1988
Tamopsis gibbosa Baehr & Baehr, 1993
Tamopsis gracilis Baehr & Baehr, 1993
Tamopsis grayi Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis harveyi Baehr & Baehr, 1993
Tamopsis hirsti Baehr & Baehr, 1998
Tamopsis jongi Baehr & Baehr, 1995
Tamopsis kimberleyana Baehr & Baehr, 1998
Tamopsis kochi Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis leichhardtiana Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis longbottomi Baehr & Baehr, 1993
Tamopsis mainae Baehr & Baehr, 1993
Tamopsis mallee Baehr & Baehr, 1989
Tamopsis minor Baehr & Baehr, 1998
Tamopsis nanutarrae Baehr & Baehr, 1989
Tamopsis occidentalis Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis parthensis Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis petricola Baehr & Baehr, 1995
Tamopsis piankai Baehr & Baehr, 1993
Tamopsis platycephala Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis pseudocircumvidens Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis queenslandica Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis raveni Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis reevesbyana Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis riverinae Baehr & Baehr, 1993
Tamopsis rossi Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis transiens Baehr & Baehr, 1992
Tamopsis trionix Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis tropica Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis tweedensis Baehr & Baehr, 1987
Tamopsis warialdae Baehr & Baehr, 1998
Tamopsis weiri Baehr & Baehr, 1995

Holarchaeidae
Holarchaea globosa (Hickman, 1981)

Lamponidae

Asadipus areyonga Platnick, 2000
Asadipus auld Platnick, 2000
Asadipus banjiwarn Platnick, 2000
Asadipus baranar Platnick, 2000
Asadipus barant Platnick, 2000
Asadipus barlee Platnick, 2000
Asadipus bucks Platnick, 2000
Asadipus cape Platnick, 2000
Asadipus croydon Platnick, 2000
Asadipus humptydoo Platnick, 2000
Asadipus insolens (Simon, 1896)
Asadipus julia Platnick, 2000
Asadipus kunderang Platnick, 2000
Asadipus longforest Platnick, 2000
Asadipus mountant Platnick, 2000
Asadipus palmerston Platnick, 2000
Asadipus phaleratus (Simon, 1909)
Asadipus uphill Platnick, 2000
Asadipus woodleigh Platnick, 2000
Asadipus yundamindra Platnick, 2000
Bigenditia millawa Platnick, 2000
Bigenditia zuytdorp Platnick, 2000
Centroina blundells (Platnick, 2000)
Centroina bondi (Platnick, 2000)
Centroina dorrigo (Platnick, 2000)
Centroina enfield (Platnick, 2000)
Centroina keira (Platnick, 2000)
Centroina kota (Platnick, 2000)
Centroina lewis (Platnick, 2000)
Centroina macedon (Platnick, 2000)
Centroina sawpit (Platnick, 2000)
Centroina sherbrook (Platnick, 2000)
Centroina whian (Platnick, 2000)
Centrothele cardell Platnick, 2000
Centrothele coalston Platnick, 2000
Centrothele fisher Platnick, 2000
Centrothele gordon Platnick, 2000
Centrothele kuranda Platnick, 2000
Centrothele lorata L. Koch, 1873
Centrothele mossman Platnick, 2000
Centrothele mutica (Simon, 1897)
Centrothele nardi Platnick, 2000
Centrothele spurgeon Platnick, 2000
Centsymplia glorious Platnick, 2000
Graycassis barrington Platnick, 2000
Graycassis boss Platnick, 2000
Graycassis bruxner Platnick, 2000
Graycassis bulga Platnick, 2000
Graycassis chichester Platnick, 2000
Graycassis dorrigo Platnick, 2000
Graycassis enfield Platnick, 2000
Graycassis marengo Platnick, 2000
Graycassis scrub Platnick, 2000
Graycassis styx Platnick, 2000
Lampona airlie Platnick, 2000
Lampona allyn Platnick, 2000
Lampona ampeinna Platnick, 2000
Lampona barrow Platnick, 2000
Lampona braemar Platnick, 2000
Lampona brevipes L. Koch, 1872
Lampona bunya Platnick, 2000
Lampona carlisle Platnick, 2000
Lampona chalmers Platnick, 2000
Lampona chinghee Platnick, 2000
Lampona cohuna Platnick, 2000
Lampona cudgen Platnick, 2000
Lampona cumberland Platnick, 2000
Lampona cylindrata (L. Koch, 1866)
Lampona danggali Platnick, 2000
Lampona davies Platnick, 2000
Lampona dwellingup Platnick, 2000
Lampona eba Platnick, 2000
Lampona ewens Platnick, 2000
Lampona fife Platnick, 2000
Lampona finke Platnick, 2000
Lampona finnigan Platnick, 2000
Lampona flavipes L. Koch, 1872
Lampona foliifera Simon, 1908
Lampona garnet Platnick, 2000
Lampona gilles Platnick, 2000
Lampona gosford Platnick, 2000
Lampona hickmani Platnick, 2000
Lampona hirsti Platnick, 2000
Lampona kapalga Platnick, 2000
Lampona kirrama Platnick, 2000
Lampona lamington Platnick, 2000
Lampona lomond Platnick, 2000
Lampona macilenta L, Koch, 1873
Lampona mildura Platnick, 2000
Lampona molloy Platnick, 2000
Lampona monteithi Platnick, 2000
Lampona moorilyanna Platnick, 2000
Lampona murina L. Koch, 1873
Lampona olga Platnick, 2000
Lampona ooldea Platnick, 2000
Lampona punctigera Simon, 1908
Lampona pusilla L. Koch, 1873
Lampona quinqueplagiata Simon, 1908
Lampona ruida L. Koch, 1873
Lampona russell Platnick, 2000
Lampona spec Platnick, 2000
Lampona superbus Platnick, 2000
Lampona talbingo Platnick, 2000
Lampona taroom Platnick, 2000
Lampona terrors Platnick, 2000
Lampona torbay Platnick, 2000
Lampona tulley Platnick, 2000
Lampona walsh Platnick, 2000
Lampona whaleback Platnick, 2000
Lampona yanchep Platnick, 2000
Lamponata daviesae Platnick, 2000
Lamponega arcoona Platnick, 2000
Lamponega forceps Platnick, 2000
Lamponega serpentine Platnick, 2000
Lamponella ainslie Platnick, 2000
Lamponella beaury Platnick, 2000
Lamponella brookfield Platnick, 2000
Lamponella homevale Platnick, 2000
Lamponella kanangra Platnick, 2000
Lamponella kimba Platnick, 2000
Lamponella kroombit Platnick, 2000
Lamponella taroom Platnick, 2000
Lamponella wombat Platnick, 2000
Lamponella wyandotte Platnick, 2000
Lamponicta cobon Platnick, 2000
Lamponina asperinna (Hickman, 1950)
Lamponina elongata Platnick, 2000
Lamponina isa Platnick, 2000
Lamponina kakadu Platnick, 2000
Lamponina loftia Platnick, 2000
Lamponina scutata (Strand, 1913)
Lamponoides coottha Platnick, 2000
Lamponova wau Platnick, 2000
Lamponusa gleneagle Platnick, 2000
Longepi barmah Platnick, 2000
Longepi bondi Platnick, 2000
Longepi boyd Platnick, 2000
Longepi canungra Platnick, 2000
Longepi cobon Platnick, 2000
Longepi durin Platnick, 2000
Longepi tarra Platnick, 2000
Longepi woodman Platnick, 2000
Notsodipus barlee Platnick, 2000
Notsodipus bidgemia Platnick, 2000
Notsodipus blackall Platnick, 2000
Notsodipus broadwater Platnick, 2000
Notsodipus capensis Platnick, 2000
Notsodipus dalby Platnick, 2000
Notsodipus domain Platnick, 2000
Notsodipus innot Platnick, 2000
Notsodipus keilira Platnick, 2000
Notsodipus linnaei Platnick & Dupérré, 2008
Notsodipus magdala Platnick, 2000
Notsodipus marun Platnick, 2000
Notsodipus meedo Platnick, 2000
Notsodipus muckera Platnick, 2000
Notsodipus quobba Platnick, 2000
Notsodipus renmark Platnick, 2000
Notsodipus upstart Platnick, 2000
Notsodipus visio Platnick, 2000
Paralampona aurumagua Platnick, 2000
Paralampona cobon Platnick, 2000
Paralampona domain Platnick, 2000
Paralampona kiola Platnick, 2000
Paralampona marangaroo Platnick, 2000
Paralampona renmark Platnick, 2000
Paralampona sherlock Platnick, 2000
Paralampona wogwog Platnick, 2000
Platylampona mazeppa Platnick, 2004
Prionosternum nitidiceps (Simon, 1909)
Prionosternum porongurup Platnick, 2000
Prionosternum scutatum Dunn, 1951
Pseudolampona binnowee Platnick, 2000
Pseudolampona boree Platnick, 2000
Pseudolampona emmett Platnick, 2000
Pseudolampona glenmore Platnick, 2000
Pseudolampona jarrahdale Platnick, 2000
Pseudolampona kroombit Platnick, 2000
Pseudolampona marun Platnick, 2000
Pseudolampona spurgeon Platnick, 2000
Pseudolampona taroom Platnick, 2000
Pseudolampona warrandyte Platnick, 2000
Pseudolampona woodman Platnick, 2000
Pseudolampona wyandotte Platnick, 2000
Queenvic goanna Platnick, 2000
Queenvic kelty Platnick, 2000
Queenvic mackay Platnick, 2000
Queenvic piccadilly Platnick, 2000

Linyphiidae

Agyneta vera Wunderlich, 1976
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)
Australolinyphia remota Wunderlich, 1976
Australophantes laetesiformis Wunderlich, 1976
Bathyphantes montanus Rainbow, 1912
Bathyphantes rainbowi Roewer, 1942
Ceratinella sydneyensis Wunderlich, 1976
Chthiononetes tenuis Millidge, 1993
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)
Dunedinia occidentalis Millidge, 1993
Dunedinia opaca Millidge, 1993
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
Erigone eisenschmidti Wunderlich, 1976
Erigone prominens Bösenberg & Strand, 1906
Haplinis australis Blest & Vink, 2003
Knischatiria abnormis Wunderlich, 1976
Laetesia egregia Simon, 1908
Laetesia forsteri Wunderlich, 1976
Laetesia leo van Helsdingen, 1972
Laetesia mollita Simon, 1908
Laetesia nornalupiensis Wunderlich, 1976
Laetesia raveni Hormiga & Scharff, 2014
Laetesia weburdi (Urquhart, 1890)
Laetesia woomeraensis Wunderlich, 1976
Laperousea blattifera (Urquhart, 1887)
Laperousea quindecimpunctata (Urquhart, 1893)
Linyphia nitens Urquhart, 1893
Linyphia phaeocorda Rainbow, 1920
Linyphia subluteae Urquhart, 1893
Mermessus fradeorum (Berland, 1932)
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875)
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1879)
Palaeohyphantes simplicipalpis (Wunderlich, 1976)
Savignia erythrocephala (Simon, 1908)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)

Liocranidae
Liparochrysis resplendens Simon, 1909
Oedignatha scrobiculata Thorell, 1881

Lycosidae

Agalenocosa fallax (L. Koch, 1877)
Allocosa abmingani (Hickman, 1944)
Allocosa excusor (L. Koch, 1867)
Allocosa finkei (Hickman, 1944)
Allocosa flavisternis (L. Koch, 1877)
Allocosa halei (Hickman, 1944)
Allocosa hasseltii (L. Koch, 1877)
Allocosa obscuroides (Strand, 1906)
Allocosa palabunda (L. Koch, 1877)
Allocosa woodwardi (Simon, 1909)
Allocosa zualella (Strand, 1907)
Allotrochosina karri Vink, 2001
Allotrochosina walesiana Framenau, 2008
Alopecosa leonhardii (Strand, 1913)
Alopecosa madigani (Hickman, 1944)
Anomalosa kochi (Simon, 1898)
Anomalosa oz Framenau, 2006
Artoria albopedipalpis Framenau, 2002
Artoria albopilata (Urquhart, 1893)
Artoria alta Framenau, 2004
Artoria avona Framenau, 2002
Artoria berenice (L. Koch, 1877)
Artoria cingulipes Simon, 1909
Artoria flavimana Simon, 1909
Artoria gloriosa (Rainbow, 1920)
Artoria howquaensis Framenau, 2002
Artoria impedita (Simon, 1909)
Artoria lineata (L. Koch, 1877)
Artoria linnaei Framenau, 2008
Artoria mckayi Framenau, 2002
Artoria parvula Thorell, 1877
Artoria pruinosa (L. Koch, 1877)
Artoria quadrata Framenau, 2002
Artoria schizocoides Framenau & Hebets, 2007
Artoria taeniifera Simon, 1909
Artoria triangularis Framenau, 2002
Artoria ulrichi Framenau, 2002
Artoria victoriensis Framenau, Gotch & Austin, 2006
Artoriopsis anacardium Framenau, 2007
Artoriopsis eccentrica Framenau, 2007
Artoriopsis expolita (L. Koch, 1877)
Artoriopsis joergi Framenau, 2007
Artoriopsis klausi Framenau, 2007
Artoriopsis melissae Framenau, 2007
Artoriopsis whitehouseae Framenau, 2007
Costacosa dondalei Framenau & Leung, 2013
Costacosa torbjorni Framenau & Leung, 2013
Cynosa ramosa (L. Koch, 1877)
Diahogna exculta (L. Koch, 1876)
Diahogna hildegardae Framenau, 2006
Diahogna martensii (Karsch, 1878)
Diahogna pisauroides Framenau, 2006
Dingosa humphreysi (McKay, 1985)
Dingosa murata Framenau & Baehr, 2007
Dingosa serrata (L. Koch, 1877)
Dingosa simsoni (Simon, 1898)
Geolycosa egena (L. Koch, 1877)
Geolycosa festina (L. Koch, 1877)
Geolycosa infensa (L. Koch, 1877)
Hoggicosa alfi Langlands & Framenau, 2009
Hoggicosa bicolor (Hogg, 1905)
Hoggicosa brennani Langlands & Framenau, 2009
Hoggicosa castanea (Hogg, 1905)
Hoggicosa duracki (McKay, 1975)
Hoggicosa forresti (McKay, 1973)
Hoggicosa natashae Langlands & Framenau, 2009
Hoggicosa snelli (McKay, 1975)
Hoggicosa storri (McKay, 1973)
Hoggicosa wolodymyri Langlands & Framenau, 2009
Hogna bellatrix (L. Koch, 1865)
Hogna burti (Hickman, 1944)
Hogna crispipes L. Koch, 1877
Hogna diyari Framenau, Gotch & Austin, 2006
Hogna immansueta (Simon, 1909)
Hogna kuyani Framenau, Gotch & Austin, 2006
Hogna lacertosa (L. Koch, 1877)
Hogna senilis (L. Koch, 1877)
Hogna subligata (L. Koch, 1877)
Hogna subrufa (Karsch, 1878)
Kangarosa alboguttulata (L. Koch, 1878)
Kangarosa focarius Framenau, 2010
Kangarosa ludwigi Framenau, 2010
Kangarosa nothofagus Framenau, 2010
Kangarosa ossea Framenau, 2010
Kangarosa pandura Framenau, 2010
Kangarosa properipes (Simon, 1909)
Kangarosa tasmaniensis Framenau, 2010
Kangarosa tristicula (L. Koch, 1877)
Kangarosa yannicki Framenau, 2010
Knoelle clara (L. Koch, 1877)
Lycosa ariadnae McKay, 1979
Lycosa aurea Hogg, 1896
Lycosa australicola (Strand, 1913)
Lycosa corallina Mckay, 1974
Lycosa cowlei Hogg, 1896
Lycosa dimota Simon, 1909
Lycosa gibsoni McKay, 1979
Lycosa gilberta Hogg, 1905
Lycosa godeffroyi L. Koch, 1865
Lycosa hickmani (Roewer, 1955)
Lycosa koyuga McKay, 1979
Lycosa laeta L. Koch, 1877
Lycosa leuckartii (Thorell, 1870)
Lycosa leucophaeoides (Roewer, 1951)
Lycosa molyneuxi Hogg, 1905
Lycosa musgravei McKay, 1974
Lycosa nigropunctata Rainbow, 1915
Lycosa salifodina McKay, 1976
Lycosa tasmanicola Roewer, 1960
Lycosa tula (Strand, 1913)
Lycosa woonda McKay, 1979
Lycosa yalkara McKay, 1979
Mainosa longipes (L. Koch, 1878)
Orinocosa stirlingae (Hogg, 1905)
Orthocosa semicincta (L. Koch, 1877)
Pardosa pexa Hickman, 1944
Tapetosa darwini Framenau, Main, Waldock & Harvey, 2009
Tasmanicosa tasmanica (Hogg, 1905)
Tetralycosa alteripa (McKay, 1976)
Tetralycosa arabanae Framenau, Gotch & Austin, 2006
Tetralycosa eyrei (Hickman, 1944)
Tetralycosa oraria (L. Koch, 1876)
Trochosa glarea McKay, 1979
Trochosa phyllis (Hogg, 1905)
Trochosa wundurra McKay, 1979
Tuberculosa austini Framenau & Yoo, 2006
Tuberculosa harveyi Framenau & Yoo, 2006
Tuberculosa hoggi (Framenau & Vink, 2001)
Tuberculosa monteithi Framenau & Yoo, 2006
Venator marginatus Hogg, 1900
Venator spenceri Hogg, 1900
Venatrix allopictiventris Framenau & Vink, 2001
Venatrix amnicola Framenau, 2006
Venatrix archookoora Framenau & Vink, 2001
Venatrix arenaris (Hogg, 1905)
Venatrix australiensis Framenau & Vink, 2001
Venatrix brisbanae (L. Koch, 1878)
Venatrix esposica Framenau & Vink, 2001
Venatrix fontis Framenau & Vink, 2001
Venatrix funesta (C. L. Koch, 1847)
Venatrix furcillata (L. Koch, 1867)
Venatrix hickmani Framenau & Vink, 2001
Venatrix konei (Berland, 1924)
Venatrix koori Framenau & Vink, 2001
Venatrix kosciuskoensis (McKay, 1974)
Venatrix lapidosa (McKay, 1974)
Venatrix mckayi Framenau & Vink, 2001
Venatrix ornatula (L. Koch, 1877)
Venatrix palau Framenau, 2006
Venatrix penola Framenau & Vink, 2001
Venatrix pictiventris (L. Koch, 1877)
Venatrix pseudospeciosa Framenau & Vink, 2001
Venatrix pullastra (Simon, 1909)
Venatrix roo Framenau & Vink, 2001
Venatrix speciosa (L. Koch, 1877)
Venatrix summa (McKay, 1974)
Venatrix tinfos Framenau, 2006
Venonia cinctipes (Simon, 1898)
Venonia infundibulum Yoo & Framenau, 2006
Venonia kimjoopili Yoo & Framenau, 2006
Venonia micarioides (L. Koch, 1877)
Venonia nata Yoo & Framenau, 2006
Venonia sungahae Yoo & Framenau, 2006
Venonia vilkkii Lehtinen & Hippa, 1979
Zoica falcata Lehtinen & Hippa, 1979
Zoica minuta (McKay, 1979)
Zoica wauensis Lehtinen & Hippa, 1979

Malkaridae

Carathea miyali Moran, 1986
Carathea parawea Moran, 1986
Malkara loricata Davies, 1980
Perissopmeros arkana (Moran, 1986)
Perissopmeros castaneous Butler, 1932
Perissopmeros darwini Rix, Roberts & Harvey, 2009
Perissopmeros foraminatus (Butler, 1929)
Perissopmeros grayi (Moran, 1986)
Perissopmeros mullawerringi (Moran, 1986)
Perissopmeros quinguni (Moran, 1986)

Mimetidae

Australomimetus annulipes Heimer, 1986
Australomimetus audax (Hickman, 1929)
Australomimetus aurioculatus (Hickman, 1929)
Australomimetus burnetti Heimer, 1986
Australomimetus catulli (Heimer, 1989)
Australomimetus childersiensis Heimer, 1986
Australomimetus daviesianus Heimer, 1986
Australomimetus diabolicus Harms & Harvey, 2009
Australomimetus djuka Harms & Harvey, 2009
Australomimetus dunlopi Harms & Harvey, 2009
Australomimetus hannemanni (Heimer, 1989)
Australomimetus hartleyensis Heimer, 1986
Australomimetus hertelianus Heimer, 1986
Australomimetus hirsutus Heimer, 1986
Australomimetus kioloensis Heimer, 1986
Australomimetus maculosus (Rainbow, 1904)
Australomimetus mendax Harms & Harvey, 2009
Australomimetus miniatus Heimer, 1986
Australomimetus nasoi Harms & Harvey, 2009
Australomimetus pseudomaculatus Heimer, 1986
Australomimetus raveni Heimer, 1986
Australomimetus robustus Heimer, 1986
Australomimetus spinosus Heimer, 1986
Australomimetus stephanieae Harms & Harvey, 2009
Australomimetus subspinosus Heimer, 1986
Australomimetus sydneyensis Heimer, 1986
Australomimetus tasmaniensis (Hickman, 1928)
Australomimetus triangulosus Heimer, 1986
Ero aphana (Walckenaer, 1802)

Miturgidae

Argoctenus australianus (Karsch, 1878)
Argoctenus bidentatus (Main, 1954)
Argoctenus gracilis (Hickman, 1950)
Argoctenus hystriculus Simon, 1909
Argoctenus igneus L. Koch, 1878
Argoctenus nebulosus Simon, 1909
Argoctenus pectinatus Hogg, 1900
Argoctenus pictus L. Koch, 1878
Argoctenus vittatus (Simon, 1889)
Argoctenus vittatus (Rainbow, 1920)
Diaprograpta abrahamsae Raven, 2009
Diaprograpta alfredgodfreyi Raven, 2009
Diaprograpta hirsti Raven, 2009
Diaprograpta peterandrewsi Raven, 2009
Diaprograpta striola Simon, 1909
Elassoctenus harpax Simon, 1909
Eupograpta anhat Raven, 2009
Eupograpta kottae Raven, 2009
Hestimodema ambigua Simon, 1909
Hestimodema latevittata Simon, 1909
Mituliodon tarantulinus (L. Koch, 1873)
Miturga agelenina Simon, 1909
Miturga albopunctata Hickman, 1930
Miturga annulipes (Lucas, 1844)
Miturga australiensis (L. Koch, 1873)
Miturga capograpta Simon, 1909
Miturga fagei Kolosváry, 1934
Miturga ferina Simon, 1909
Miturga gilva L. Koch, 1872
Miturga impedita Simon, 1909
Miturga lineata Thorell, 1870
Miturga necator (Walckenaer, 1837)
Miturga occidentalis Simon, 1909
Miturga parva Hogg, 1914
Miturga severa Simon, 1909
Miturga splendens Hickman, 1930
Miturga thorelli Simon, 1909
Miturga whistleri Simon, 1909
Mitzoruga elapines Raven, 2009
Mitzoruga insularis Raven, 2009
Mitzoruga marmorea (Hogg, 1896)
Nuliodon fishburni Raven, 2009
Odo australiensis Hickman, 1944
Odomasta guttipes (Simon, 1903)
Simonus lineatus (Simon, 1880)
Thasyraea lepida L. Koch, 1878
Thasyraea ornata L. Koch, 1878
Tuxoctenus gloverae Raven, 2008
Tuxoctenus linnaei Raven, 2008
Tuxoctenus mcdonaldae Raven, 2008

Mysmenidae
Mysmena leichhardti Lopardo & Michalik, 2013
Mysmena tasmaniae Hickman, 1979

Nephilidae

Herennia oz Kuntner, 2005
Nephila antipodiana (Walckenaer, 1842)
Nephila edulis (Labillardière, 1799)
Nephila pilipes (Fabricius, 1793)
Nephila plumipes (Latreille, 1804)
Nephilengys papuana Thorell, 1881

Nesticidae
Nesticella chillagoensis Wunderlich, 1995

Nicodamidae

Ambicodamus audax Harvey, 1995
Ambicodamus crinitus (L. Koch, 1872)
Ambicodamus dale Harvey, 1995
Ambicodamus darlingtoni Harvey, 1995
Ambicodamus emu Harvey, 1995
Ambicodamus kochi Harvey, 1995
Ambicodamus leei Harvey, 1995
Ambicodamus marae Harvey, 1995
Ambicodamus sororius Harvey, 1995
Ambicodamus southwelli Harvey, 1995
Ambicodamus urbanus Harvey, 1995
Dimidamus dimidiatus (Simon, 1897)
Dimidamus simoni Harvey, 1995
Durodamus yeni Harvey, 1995
Litodamus collinus Harvey, 1995
Litodamus hickmani Harvey, 1995
Litodamus olga Harvey, 1995
Nicodamus mainae Harvey, 1995
Nicodamus peregrinus (Walckenaer, 1842)
Novodamus nodatus (Karsch, 1878)
Novodamus supernus Harvey, 1995
Oncodamus bidens (Karsch, 1878)
Oncodamus decipiens Harvey, 1995

Ochyroceratidae
Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929)

Oecobiidae

Oecobius concinnus Simon, 1893
Oecobius interpellator Shear, 1970
Oecobius marathaus Tikader, 1962
Oecobius navus Blackwall, 1859
Oecobius putus O. Pickard-Cambridge, 1876

Oonopidae

Brignolia parumpunctata (Simon, 1893)
Cavisternum attenboroughi Baehr, Raven & Whyte, 2013
Cavisternum bagleyae Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum barthorum Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum bertmaini Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum carae Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum clavatum Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum digweedi Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum ewani Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum federicae Baehr & Harvey, 2010
Cavisternum foxae Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum gatangel Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum gillespieae Harvey & Baehr, 2013
Cavisternum heywoodi Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum hughesi Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum ledereri Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum leichhardti Harvey & Baehr, 2013
Cavisternum maxmoormanni Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum mayorum Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum michaelbellomoi Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum monteithi Baehr & Harvey, 2010
Cavisternum noelashepherdae Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum rochesterae Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum toadshow Baehr, Harvey & Smith, 2010
Cavisternum waldockae Baehr, Harvey & Smith, 2010
Gamasomorpha clarki Hickman, 1950
Gamasomorpha servula Simon, 1908
Grymeus barbatus Harvey, 1987
Grymeus robertsi Harvey, 1987
Grymeus yanga Harvey, 1987
Heteroonops spinimanus (Simon, 1891)
Ischnothyreus arcus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus barratus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus bifidus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus binorbis Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus boonjee Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus bualveus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus bupariorbis Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus collingwoodi Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus comicus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus corniculatum Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus cornuatus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus crenulatus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus culleni Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus darwini Edward & Harvey, 2009
Ischnothyreus digitus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus eacham Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus eungella Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus florence Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus hamatus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus hoplophorus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus julianneae Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus ker Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus meidamon Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus monteithi Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus nourlangie Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus ovinus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus piricius Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus pterodactyl Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus puruntatamerii Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus raveni Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus rixi Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus stauntoni Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus tragicus Edward & Harvey, 2014
Ischnothyreus tumidus Edward & Harvey, 2014
Oonops leai Rainbow, 1920
Oonops pulcher Templeton, 1835
Opopaea aculeata Baehr & Harvey, 2013
Opopaea acuminata Baehr, 2013
Opopaea addsae Baehr & Smith, 2013
Opopaea ameyi Baehr, 2013
Opopaea antoniae Baehr, 2011
Opopaea apicalis (Simon, 1893)
Opopaea aurantiaca Baehr & Harvey, 2013
Opopaea banksi (Hickman, 1950)
Opopaea billroth Baehr & Harvey, 2013
Opopaea brisbanensis Baehr, 2013
Opopaea broadwater Baehr, 2013
Opopaea bushblitz Baehr, 2013
Opopaea callani Baehr & Harvey, 2013
Opopaea carnarvon Baehr, 2013
Opopaea carteri Baehr, 2013
Opopaea chrisconwayi Baehr & Smith, 2013
Opopaea concolor (Blackwall, 1859)
Opopaea cowra Baehr & Harvey, 2013
Opopaea douglasi Baehr, 2013
Opopaea durranti Baehr & Harvey, 2013
Opopaea ectognophus Harvey & Edward, 2007
Opopaea ephemera Baehr, 2013
Opopaea exoculata Baehr & Harvey, 2013
Opopaea fishriver Baehr, 2013
Opopaea flava Baehr & Harvey, 2013
Opopaea fragilis Baehr & Harvey, 2013
Opopaea framenaui Baehr & Harvey, 2013
Opopaea gerstmeieri Baehr, 2013
Opopaea gilliesi Baehr, 2013
Opopaea gracilis Baehr & Harvey, 2013
Opopaea gracillima Baehr & Harvey, 2013
Opopaea harmsi Baehr & Harvey, 2013
Opopaea johannae Baehr & Harvey, 2013
Opopaea johardingae Baehr, 2013
Opopaea jonesae Baehr, 2011
Opopaea juliannae Baehr & Ott, 2013
Opopaea lambkinae Baehr, 2013
Opopaea lebretoni Baehr, 2013
Opopaea leica Baehr, 2011
Opopaea leichhardti Baehr, 2013
Opopaea linea Baehr, 2013
Opopaea magna Baehr, 2013
Opopaea marangaroo Baehr & Harvey, 2013
Opopaea margaretehoffmannae Baehr & Smith, 2013
Opopaea martini Baehr, 2013
Opopaea mcleani Baehr, 2013
Opopaea michaeli Baehr & Smith, 2013
Opopaea millbrook Baehr, 2013
Opopaea milledgei Baehr, 2013
Opopaea millstream Baehr & Harvey, 2013
Opopaea mundy Baehr, 2013
Opopaea nadinae Baehr & Harvey, 2013
Opopaea nitens Baehr, 2013
Opopaea olivernashi Baehr, 2011
Opopaea ottoi Baehr, 2013
Opopaea pallida Baehr & Harvey, 2013
Opopaea pannawonica Baehr & Ott, 2013
Opopaea phineus Harvey & Edward, 2007
Opopaea pilbara Baehr & Ott, 2013
Opopaea plana Baehr, 2013
Opopaea preecei Baehr, 2013
Opopaea proserpine Baehr, 2013
Opopaea rixi Baehr & Harvey, 2013
Opopaea robusta Baehr & Ott, 2013
Opopaea rogerkitchingi Baehr, 2011
Opopaea rugosa Baehr & Ott, 2013
Opopaea simplex Baehr, 2013
Opopaea sown Baehr, 2011
Opopaea speighti Baehr, 2011
Opopaea stanisici Baehr, 2013
Opopaea stevensi Baehr, 2013
Opopaea sturt Baehr, 2013
Opopaea subtilis Baehr & Harvey, 2013
Opopaea suelewisae Baehr & Smith, 2013
Opopaea sylvestrella Baehr & Smith, 2013
Opopaea tenuis Baehr, 2013
Opopaea triangularis Baehr & Harvey, 2013
Opopaea ulrichi Baehr, 2013
Opopaea ursulae Baehr, 2013
Opopaea wheelarra Baehr & Ott, 2013
Opopaea whim Baehr & Harvey, 2013
Opopaea wongalara Baehr, 2013
Opopaea yorki Baehr, 2013
Opopaea yukii Baehr, 2011
Orchestina launcestoniensis Hickman, 1932
Pelicinus saaristoi Ott & Harvey, 2008
Prethopalpus alexanderi Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus attenboroughi Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus blosfeldsorum Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus boltoni Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus callani Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus cooperi Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus eberhardi Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus framenaui Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus humprheysi Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus infernalis (Harvey & Edward, 2007)
Prethopalpus julianneae Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus kintyre Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus maini Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus marionae Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus oneillae Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus pearsoni Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus platnicki Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus rawlinsoni Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus scanloni Baehr & Harvey, 2012
Prethopalpus tropicus Baehr & Harvey, 2012
Xestaspis linnaei Ott & Harvey, 2008
Xestaspis loricata (L. Koch, 1873)
Xyphinus baehrae Kranz-Baltensperger, 2014

Orsolobidae

Australobus torbay Forster & Platnick 1985
Cornifalx insignis Hickman, 1979
Hickmanolobus ibisca Baehr & Smith, 2008
Hickmanolobus jojo Baehr & Smith, 2008
Hickmanolobus linnaei Baehr & Smith, 2008
Hickmanolobus mollipes (Hickman, 1932)
Hickmanolobus nimorakiotakisi Baehr, Raven & Hebron, 2011
Tasmanoonops alipes Hickman, 1930
Tasmanoonops australis Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops buang Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops buffalo Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops complexus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops daviesae Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops dorrigo Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops drimus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops elongatus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops fulvus Hickman, 1979
Tasmanoonops grayi Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops hickmani Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops hunti Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops inornatus Hickman, 1979
Tasmanoonops insulanus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops magnus Hickman, 1979
Tasmanoonops mainae Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops minutus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops mysticus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops oranus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops otimus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops pallidus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops parinus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops parvus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops pinus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops ripus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops rogerkitchingi Baehr, Raven & Hebron, 2011
Tasmanoonops septentrionalis Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops trispinus Forster & Platnick 1985
Tasmanoonops unicus Forster & Platnick 1985

Oxyopidae

Hamataliwa cooki Grimshaw, 1989
Hamataliwa monroei Grimshaw, 1989
Oxyopes amoenus L. Koch, 1878
Oxyopes attenuatus L. Koch, 1878
Oxyopes dingo Strand, 1913
Oxyopes elegans L. Koch, 1878
Oxyopes gracilipes (White, 1849)
Oxyopes gratus L. Koch, 1878
Oxyopes lautus L. Koch, 1878
Oxyopes macilentus L. Koch, 1878
Oxyopes molarius L. Koch, 1878
Oxyopes papuanus Thorell, 1881
Oxyopes punctatus L. Koch, 1878
Oxyopes quadrifasciatus L. Koch, 1878
Oxyopes rubicundus L. Koch, 1878
Oxyopes variabilis L. Koch, 1878
Peucetia albescens L. Koch, 1878
Peucetia margaritata Hogg, 1914
Pseudohostus squamosus Rainbow, 1915

Pararchaeidae

Anarchaea corticola (Hickman, 1969)
Anarchaea falcata Rix, 2006
Anarchaea raveni Rix, 2006
Anarchaea robusta (Rix, 2005)
Flavarchaea anzac Rix, 2006
Flavarchaea badja Rix, 2006
Flavarchaea barmah Rix, 2006
Flavarchaea hickmani (Rix, 2005)
Flavarchaea lofty Rix, 2006
Flavarchaea lulu (Rix, 2005)
Flavarchaea stirlingensis Rix, 2006
Nanarchaea binnaburra (Forster, 1955)
Nanarchaea bryophila (Hickman, 1969)
Ozarchaea bodalla Rix, 2006
Ozarchaea bondi Rix, 2006
Ozarchaea daviesae Rix, 2006
Ozarchaea harveyi Rix, 2006
Ozarchaea janineae Rix, 2006
Ozarchaea ornata (Hickman, 1969)
Ozarchaea platnicki Rix, 2006
Ozarchaea saxicola (Hickman, 1969)
Ozarchaea spurgeon Rix, 2006
Ozarchaea stradbroke Rix, 2006
Ozarchaea valida Rix, 2006
Ozarchaea waldockae Rix, 2006
Ozarchaea werrikimbe Rix, 2006
Ozarchaea westraliensis Rix, 2006
Ozarchaea wiangarie Rix, 2006
Westrarchaea pusilla Rix, 2006
Westrarchaea sinuosa Rix, 2006
Westrarchaea spinosa Rix, 2006

Periegopidae
Periegops australia Forster, 1995

Philodromidae

Gephyrota limbata (L. Koch, 1875)
Philodromus austerus (L. Koch, 1876)
Philodromus luteovirescens Urquhart, 1893
Philodromus planus (L. Koch, 1875)
Tibellus tenellus (L. Koch, 1876)

Pholcidae

Artema atlanta Walckenaer, 1837
Belisana australis Huber, 2001
Crossopriza lyoni (Blackwall, 1867)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)
Micromerys daviesae Deeleman-Reinhold, 1986
Micromerys gidil Huber, 2001
Micromerys gracilis Huber, 2001
Micromerys gurran Huber, 2001
Micromerys raveni Huber, 2001
Micromerys wigi Huber, 2001
Micromerys yidin Huber, 2001
Micropholcus fauroti (Simon, 1887)
Modisimus culicinus (Simon, 1893)
Panjange mirabilis Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1983
Pholcus dungara Huber, 2001
Pholcus jinwum Huber, 2001
Pholcus koah Huber, 2001
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
Pholcus tagoman Huber, 2001
Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874)
Smeringopus natalensis Lawrence, 1947
Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858)
Spermophora paluma Huber, 2001
Spermophora yao Huber, 2001
Trichocyclus arabana Huber, 2001
Trichocyclus aranda Huber, 2001
Trichocyclus arawari Huber, 2001
Trichocyclus arnga Huber, 2001
Trichocyclus balladong Huber, 2001
Trichocyclus bugai Huber, 2001
Trichocyclus djauan Huber, 2001
Trichocyclus gnalooma Huber, 2001
Trichocyclus grayi Huber, 2001
Trichocyclus harveyi Huber, 2001
Trichocyclus hirsti Huber, 2001
Trichocyclus kokata Huber, 2001
Trichocyclus kurara Huber, 2001
Trichocyclus nigropunctatus Simon, 1908
Trichocyclus nullarbor Huber, 2001
Trichocyclus oborindi Huber, 2001
Trichocyclus pandima Huber, 2001
Trichocyclus pustulatus Deeleman-Reinhold, 1995
Trichocyclus septentrionalis Deeleman-Reinhold, 1993
Trichocyclus ungumi Huber, 2001
Trichocyclus warianga Huber, 2001
Trichocyclus watta Huber, 2001
Trichocyclus worora Huber, 2001
Wugigarra arcoona Huber, 2001
Wugigarra bujundji Huber, 2001
Wugigarra bulburin Huber, 2001
Wugigarra burgul Huber, 2001
Wugigarra eberhardi Huber, 2001
Wugigarra gia Huber, 2001
Wugigarra idi Huber, 2001
Wugigarra jiman Huber, 2001
Wugigarra kalamai Huber, 2001
Wugigarra kaurna Huber, 2001
Wugigarra mamu Huber, 2001
Wugigarra muluridji Huber, 2001
Wugigarra nauo Huber, 2001
Wugigarra tjapukai Huber, 2001
Wugigarra undanbi Huber, 2001
Wugigarra wanjuru Huber, 2001
Wugigarra wiri Huber, 2001
Wugigarra wulpura Huber, 2001
Wugigarra wunderlichi (Deeleman-Reinhold, 1995)
Wugigarra yawai Huber, 2001
Wugigarra yirgay Huber, 2001

Phrurolithidae
Dorymetaecus spinnipes Rainbow, 1920

Pisauridae

Dendrolycosa icadia (L. Koch, 1876)
Dendrolycosa yuka Jäger, 2011
Dolomedes albicomus L. Koch, 1867
Dolomedes eberhardarum Strand, 1919
Dolomedes facetus L. Koch, 1876
Dolomedes flaminius L. Koch, 1867
Dolomedes habilis Hogg, 1905
Dolomedes instabilis L. Koch, 1876
Dolomedes stilatus Karsch, 1878
Hygropoda lineata (Thorell, 1881)
Inola amicabilis Davies, 1982
Inola cracentis Davies, 1982
Inola daviesae Tio & Humphrey, 2010
Inola subtilis Davies, 1982
Megadolomedes australianus (L. Koch, 1865)
Nilus kochi Roewer, 1951
Perenethis venusta L. Koch, 1878

Prodidomidae

Cryptoerithus annaburroo Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus griffith Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus halifax Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus halli Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus harveyi Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus hasenpuschi Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus lawlessi Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus melindae Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus nichtaut Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus ninan Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus nonaut Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus nopaut Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus nyetaut Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus occultus Rainbow, 1915
Cryptoerithus quamby Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus quobba Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus rough Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus shadabi Platnick & Baehr, 2006
Cryptoerithus stuart Platnick & Baehr, 2006
Molycria amphi Platnick & Baehr, 2006
Molycria broadwater Platnick & Baehr, 2006
Molycria bulburin Platnick & Baehr, 2006
Molycria bundjalung Platnick & Baehr, 2006
Molycria burwelli Platnick & Baehr, 2006
Molycria canonba Platnick & Baehr, 2006
Molycria cleveland Platnick & Baehr, 2006
Molycria cooki Platnick & Baehr, 2006
Molycria dalby Platnick & Baehr, 2006
Molycria daviesae Platnick & Baehr, 2006
Molycria dawson Platnick & Baehr, 2006
Molycria drummond Platnick & Baehr, 2006
Molycria goanna Platnick & Baehr, 2006
Molycria grayi Platnick & Baehr, 2006
Molycria isla Platnick & Baehr, 2006
Molycria kaputar Platnick & Baehr, 2006
Molycria mammosa O. Pickard-Cambridge, 1874
Molycria mcleani Platnick & Baehr, 2006
Molycria milledgei Platnick & Baehr, 2006
Molycria moffat Platnick & Baehr, 2006
Molycria monteithi Platnick & Baehr, 2006
Molycria moranbah Platnick & Baehr, 2006
Molycria nipping Platnick & Baehr, 2006
Molycria quadricauda (Simon, 1908)
Molycria raveni Platnick & Baehr, 2006
Molycria robert Platnick & Baehr, 2006
Molycria smithae Platnick & Baehr, 2006
Molycria stanisici Platnick & Baehr, 2006
Molycria taroom Platnick & Baehr, 2006
Molycria thompsoni Platnick & Baehr, 2006
Molycria tooloombah Platnick & Baehr, 2006
Molycria upstart Platnick & Baehr, 2006
Molycria vokes Platnick & Baehr, 2006
Molycria wallacei Platnick & Baehr, 2006
Molycria wardeni Platnick & Baehr, 2006
Molycria wrightae Platnick & Baehr, 2006
Myandra bicincta Simon, 1908
Myandra cambridgei Simon, 1887
Myandra myall Platnick & Baehr, 2006
Myandra tinline Platnick & Baehr, 2006
Nomindra arenaria Platnick & Baehr, 2006
Nomindra barlee Platnick & Baehr, 2006
Nomindra berrimah Platnick & Baehr, 2006
Nomindra cocklebiddy Platnick & Baehr, 2006
Nomindra cooma Platnick & Baehr, 2006
Nomindra fisheri Platnick & Baehr, 2006
Nomindra flavipes (Simon, 1908)
Nomindra gregory Platnick & Baehr, 2006
Nomindra indulkana Platnick & Baehr, 2006
Nomindra jarrnarm Platnick & Baehr, 2006
Nomindra kinchega Platnick & Baehr, 2006
Nomindra leeuweni Platnick & Baehr, 2006
Nomindra ormiston Platnick & Baehr, 2006
Nomindra thatch Platnick & Baehr, 2006
Nomindra woodstock Platnick & Baehr, 2006
Nomindra yeni Platnick & Baehr, 2006
Prodidomus beattyi Platnick, 1977
Prodidomus bendee Platnick & Baehr, 2006
Prodidomus flavus Platnick & Baehr, 2006
Prodidomus kimberley Platnick & Baehr, 2006
Prodidomus sampeyi Platnick & Baehr, 2006
Prodidomus seemani Platnick & Baehr, 2006
Prodidomus woodleigh Platnick & Baehr, 2006
Prodidomus yorke Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra baynesi Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra bidgemia Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra bromilowi Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra hirsti Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra kakadu Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra learmonth Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra napier Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra nixaut Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra rolfei Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra splendida (Simon, 1908)
Wesmaldra talgomine Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra urawa Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra waldockae Platnick & Baehr, 2006
Wesmaldra wiluna Platnick & Baehr, 2006
Wydundra alexandria Platnick & Baehr, 2013
Wydundra anjo Platnick & Baehr, 2006
Wydundra barrow Platnick & Baehr, 2006
Wydundra camooweal Platnick & Baehr, 2013
Wydundra carinda Platnick & Baehr, 2006
Wydundra charnley Platnick & Baehr, 2006
Wydundra chillagoe Platnick & Baehr, 2013
Wydundra churchillae Platnick & Baehr, 2006
Wydundra clifton Platnick & Baehr, 2006
Wydundra cooper Platnick & Baehr, 2006
Wydundra cunderdin Platnick & Baehr, 2006
Wydundra daunton Platnick & Baehr, 2006
Wydundra drysdale Platnick & Baehr, 2006
Wydundra ethabuka Platnick & Baehr, 2006
Wydundra fitzroy Platnick & Baehr, 2006
Wydundra flattery Platnick & Baehr, 2006
Wydundra garnet Platnick & Baehr, 2006
Wydundra gibb Platnick & Baehr, 2006
Wydundra gilliat Platnick & Baehr, 2013
Wydundra gully Platnick & Baehr, 2006
Wydundra gunbiyarrmi Platnick & Baehr, 2006
Wydundra humbert Platnick & Baehr, 2006
Wydundra humptydoo Platnick & Baehr, 2006
Wydundra jabiru Platnick & Baehr, 2006
Wydundra kalamurina Platnick & Baehr, 2006
Wydundra kennedy Platnick & Baehr, 2006
Wydundra kohi Platnick & Baehr, 2006
Wydundra leichhardti Platnick & Baehr, 2013
Wydundra lennard Platnick & Baehr, 2006
Wydundra lindsay Platnick & Baehr, 2006
Wydundra lowrie Platnick & Baehr, 2006
Wydundra moolooloo Platnick & Baehr, 2006
Wydundra moondarra Platnick & Baehr, 2006
Wydundra morton Platnick & Baehr, 2006
Wydundra neinaut Platnick & Baehr, 2006
Wydundra newcastle Platnick & Baehr, 2006
Wydundra normanton Platnick & Baehr, 2006
Wydundra octomile Platnick & Baehr, 2006
Wydundra osbourne Platnick & Baehr, 2006
Wydundra percy Platnick & Baehr, 2006
Wydundra solo Platnick & Baehr, 2006
Wydundra uluru Platnick & Baehr, 2006
Wydundra undara Platnick & Baehr, 2006
Wydundra webberae Platnick & Baehr, 2006
Wydundra windsor Platnick & Baehr, 2006

Psechridae
Fecenia ochracea (Doleschall, 1859)
Psechrus argentatus (Doleschall, 1857)

Salticidae

Abracadabrella birdsville Żabka, 1991
Abracadabrella elegans (L. Koch, 1879)
Abracadabrella lewistion Żabka, 1991
Adoxotoma bargo Żabka, 2001
Adoxotoma chionopogon Simon, 1909
Adoxotoma embolica Gardzińska & Żabka, 2010
Adoxotoma hannae Żabka, 2001
Adoxotoma jystyniae Żabka, 2001
Adoxotoma nigroolivacea Simon, 1909
Adoxotoma nitida Gardzińska & Żabka, 2010
Adoxotoma nodosa (L. Koch, 1879)
Adoxotoma sexmaculata Gardzińska & Żabka, 2010
Afraflacilla grayorum Żabka, 1993
Afraflacilla gunbar Żabka & Gray, 2002
Afraflacilla hutorum Żabka, 1993
Afraflacilla milledgei Żabka & Gray, 2002
Afraflacilla stridulator Żabka, 1993
Afraflacilla vestjensi Żabka, 1993
Afraflacilla yeni Żabka, 1993
Ananeon howardensis Richardson, 2013
Arasia mollicoma (L. Koch, 1880)
Arasia mullion Żabka, 2002
Ascyltus divinus Karsch, 1878
Asemonea stella Wanless, 1980
Astia hariola L. Koch, 1879
Barraina anfracta Richardson, 2013
Bathippus montrouzieri (Lucas, 1869)
Bavia aericeps Simon, 1877
Bavia modesta (Keyserling, 1883)
Bavia sexpunctata (Doleschall, 1859)
Bavia valida (Keyserling, 1882)
Bianor concolor (Keyserling, 1882)
Bianor maculatus (Keyserling, 1883)
Canama hinnulea (Thorell, 1881)
Chalcolecta prensitans (Thorell, 1881)
Chrysilla pilosa (Karsch, 1878)
Clynotis albobarbatus (L. Koch, 1879)
Clynotis semiater (L. Koch, 1879)
Clynotis semiferrugineus (L. Koch, 1879)
Clynotis severus (L. Koch, 1879)
Cocalus gibbosus Wanless, 1981
Coccorchestes ferreus Griswold, 1984
Copocrossa tenuilineata (Simon, 1900)
Cosmophasis baehrae Żabka & Waldock, 2012
Cosmophasis bitaeniata (Keyserling, 1882)
Cosmophasis colemani Żabka & Waldock, 2012
Cosmophasis darwini Żabka & Waldock, 2012
Cosmophasis lami Berry, Beatty & Prószyński, 1997
Cosmophasis micans (L. Koch, 1880)
Cosmophasis micarioides (L. Koch, 1880)
Cosmophasis modesta (L. Koch, 1880)
Cosmophasis obscura (Keyserling, 1882)
Cosmophasis thalassina (C. L. Koch, 1846)
Cyrba ocellata (Kroneberg, 1875)
Cytaea barbatissima (Keyserling, 1881)
Cytaea clarovittata (Keyserling, 1881)
Cytaea frontaligera (Thorell, 1881)
Cytaea morrisoni Dunn, 1951
Cytaea nigriventris (Keyserling, 1881)
Cytaea piscula (L. Koch, 1867)
Cytaea piscula subsiliens (Kulczyński, 1910)
Cytaea plumbeiventris (Keyserling, 1881)
Cytaea severa (Thorell, 1881)
Cytaea sinuata (Doleschall, 1859)
Damoetas nitidus (L. Koch, 1880)
Ergane cognata L. Koch, 1881
Ergane insulana L. Koch, 1881
Euryattus bleekeri (Doleschall, 1859)
Euryattus wallacei (Thorell, 1881)
Evarcha infrastriata (Keyserling, 1881)
Frewena maculata Richardson, 2013
Frigga crocuta (Taczanowski, 1878)
Gangus concinnus (Keyserling, 1881)
Gangus decorus Simon, 1902
Gangus longulus Simon, 1902
Grayenulla australensis Żabka, 1992
Grayenulla dejongi Żabka, 1992
Grayenulla nova Żabka, 1992
Grayenulla spinimana Żabka & Gray, 2002
Grayenulla waldockae Żabka, 1992
Grayenulla wilganea Żabka & Gray, 2002
Grayenulla wishartorum Żabka, 1992
Habrocestum punctiventre Keyserling, 1882
Hasarius adansoni (Audouin, 1826)
Hasarius inhonestus Keyserling, 1881
Hasarius mulciber Keyserling, 1881
Hasarius obscurus Keyserling, 1881
Heliophanus maculatus Karsch, 1878
Helpis colemani (Wanless, 1988)
Helpis foelixi Żabka & Patoleta, 2014
Helpis gracilis Gardzińska, 1996
Helpis kenilworthi Żabka, 2002
Helpis longipalpis Gardzińska & Żabka, 2010
Helpis merriwa Żabka & Patoleta, 2014
Helpis minitabunda (L. Koch, 1880)
Helpis occidentalis Simon, 1909
Helpis risdonica Żabka, 2002
Helpis staregai Żabka & Patoleta, 2014
Helpis tasmanica Żabka, 2002
Helpis wanlessi Żabka & Patoleta, 2014
Helpis wisharti Żabka & Patoleta, 2014
Holoplatys bicolor Simon, 1901
Holoplatys bicoloroides Żabka, 1991
Holoplatys borali Żabka, 1991
Holoplatys braemarensis Żabka, 1991
Holoplatys bramptonensis Żabka, 1991
Holoplatys canberra Żabka, 1991
Holoplatys chudalupensis Żabka, 1991
Holoplatys colemani Żabka, 1991
Holoplatys complanata (L. Koch, 1879)
Holoplatys complanatiformis Żabka, 1991
Holoplatys daviesae Żabka, 1991
Holoplatys dejongi Żabka, 1991
Holoplatys desertina Żabka, 1991
Holoplatys embolica Żabka, 1991
Holoplatys fusca (Karsch, 1878)
Holoplatys grassalis Żabka, 1991
Holoplatys ihotskyi Żabka, 1991
Holoplatys invenusta (L. Koch, 1879)
Holoplatys jardinensis Żabka, 1991
Holoplatys julimarina Żabka, 1991
Holoplatys kalgoorlie Żabka, 1991
Holoplatys kempensis Żabka, 1991
Holoplatys mascordi Żabka, 1991
Holoplatys meda Żabka, 1991
Holoplatys minuta Żabka, 1991
Holoplatys oakensis Żabka, 1991
Holoplatys panthera Żabka, 1991
Holoplatys pedder Żabka, 1991
Holoplatys pemberton Żabka, 1991
Holoplatys planissima (L. Koch, 1879)
Holoplatys queenslandica Żabka, 1991
Holoplatys rainbowi Żabka, 1991
Holoplatys semiplanata Żabka, 1991
Holoplatys strzeleckii Żabka, 1991
Holoplatys tasmanensis Żabka, 1991
Holoplatys windjanensis Żabka, 1991
Huntiglennia williamsi Żabka & Gray, 2004
Hyllus giganteus C. L. Koch, 1846
Hypoblemum albovittatum (Keyserling, 1882)
Hypoblemum villosum (Keyserling, 1883)
Jacksonoides distinctus Wanless, 1988
Jacksonoides eileenae Wanless, 1988
Jacksonoides kochi (Simon, 1900)
Jacksonoides nubilis Wanless, 1988
Jacksonoides queenslandicus Wanless, 1988
Jacksonoides simplexipalpis Wanless, 1988
Jacksonoides subtilis Wanless, 1988
Jotus auripes L. Koch, 1881
Jotus braccatus L. Koch, 1881
Jotus debilis L. Koch, 1881
Jotus frosti Peckham & Peckham, 1901
Jotus insulanus Rainbow, 1920
Jotus minutus L. Koch, 1881
Judalana lutea Rix, 1999
Lauharulla pretiosa Keyserling, 1883
Ligonipes flavipes Rainbow, 1920
Ligonipes illustris Karsch, 1878
Ligonipes lacertosus (Thorell, 1881)
Ligonipes semitectus (Simon, 1900)
Maddisonia berbekai Żabka, 2014
Maddisonia richardsoni Żabka, 2014
Maddisonia whytei Żabka, 2014
Maratus amabilis Karsch, 1878
Maratus anomaliformis (Żabka, 1987)
Maratus anomalus (Karsch, 1878)
Maratus avibus Otto & Hill, 2014
Maratus bitaeniatus (Keyserling, 1882)
Maratus caeruleus Waldock, 2013
Maratus chlorophthalmus (Simon, 1909)
Maratus chrysomelas (Simon, 1909)
Maratus clupeatus Otto & Hill, 2014
Maratus dialeucus (L. Koch, 1881)
Maratus digitatus Otto & Hill, 2012
Maratus elephans Otto & Hill, 2015
Maratus griseus (Keyserling, 1882)
Maratus harrisi Otto & Hill, 2012
Maratus heteropogon (Simon, 1909)
Maratus jactatus Otto & Hill, 2015
Maratus karrie Waldock, 2013
Maratus karschi (Żabka, 1987)
Maratus kochi (Żabka, 1987)
Maratus leo Otto & Hill, 2014
Maratus linnaei Waldock, 2008
Maratus literatus Otto & Hill, 2014
Maratus maritimus Otto & Hill, 2014
Maratus melindae Waldock, 2013
Maratus michaelseni (Simon, 1909)
Maratus montanus Otto & Hill, 2014
Maratus mungaich Waldock, 1995
Maratus nigriceps (Keyserling, 1882)
Maratus nigromaculatus (Keyserling, 1883)
Maratus obscurior (Simon, 1909)
Maratus pardus Otto & Hill, 2014
Maratus pavonis (Dunn, 1947)
Maratus piliger (Keyserling, 1882)
Maratus pilosus (Keyserling, 1882)
Maratus plumosus Otto & Hill, 2013
Maratus purcellae Otto & Hill, 2013
Maratus rainbowi (Roewer, 1951)
Maratus robinsoni Otto & Hill, 2012
Maratus sarahae Waldock, 2013
Maratus sceletus Otto & Hill, 2015
Maratus scutulatus (L. Koch, 1881)
Maratus speciosus (O. Pickard-Cambridge, 1874)
Maratus speculifer (Simon, 1909)
Maratus spicatus Otto & Hill, 2012
Maratus tasmanicus Otto & Hill, 2013
Maratus velutinus Otto & Hill, 2012
Maratus verspertilio (Simon, 1901)
Maratus vittatus (Keyserling, 1881)
Maratus volans (O. Pickard-Cambridge, 1874)
Maratus watangansi Otto & Hill, 2013
Margaromma funestum Keyserling, 1882
Margaromma obscurum (Keyserling, 1882)
Margaromma semirasum (Keyserling, 1882)
Megaloastia mainae Żabka, 1995
Menemerus acuminatus Rainbow, 1912
Menemerus bivittatus (Dufour, 1831)
Menemerus bracteatus (L. Koch, 1879)
Menemerus ridens (Hogg, 1914)
Mopsolodes australensis Żabka, 1991
Mopsus mormon Karsch, 1878
Muziris carinatus Simon, 1909
Myrmarachne aurea Ceccarelli, 2010
Myrmarachne bicolor (L. Koch, 1879)
Myrmarachne cognata (L. Koch, 1879)
Myrmarachne cuprea (Hogg, 1896)
Myrmarachne erythrocephala (L. Koch, 1879)
Myrmarachne gurgulla Ceccarelli, 2010
Myrmarachne jugularis Simon, 1901
Myrmarachne luctuosa (L. Koch, 1879)
Myrmarachne lupata (L. Koch, 1879)
Myrmarachne macleayana (Bradley, 1876)
Myrmarachne rubra Ceccarelli, 2010
Myrmarachne simoni (L. Koch, 1879)
Myrmarachne smaragdina Ceccarelli, 2010
Myrmarachne striatipes (L. Koch, 1879)
Neon australis Richardson, 2013
Neon taylori Richardson, 2013
Ocrisiona aerata (L. Koch, 1879)
Ocrisiona eucalypti Żabka, 1990
Ocrisiona jovialis (L. Koch, 1879)
Ocrisiona koahi Żabka, 1990
Ocrisiona leucocomis (L. Koch, 1879)
Ocrisiona liturata (L. Koch, 1879)
Ocrisiona melancholica (L. Koch, 1879)
Ocrisiona melanopyga Simon, 1901
Ocrisiona parallelestriata (L. Koch, 1879)
Ocrisiona parmeliae Żabka, 1990
Ocrisiona victoriae Żabka, 1990
Ocrisiona yakatunyae Żabka, 1990
Ohilimia scutellata (Kritscher, 1959)
Omoedus albertisi (Thorell, 1881)
Omoedus arcipluvii (Peckham & Peckham, 1901)
Omoedus asper (Karsch, 1878)
Omoedus durvillei (Walckenaer, 1837)
Omoedus jucundus (Rainbow, 1912)
Omoedus marginatus (Simon, 1902)
Omoedus metallescens (L. Koch, 1879)
Omoedus niger (Karsch, 1878)
Omoedus obscurofemoratus (Keyserling, 1883)
Omoedus orbiculatus (Keyserling, 1881)
Omoedus pupulus (Thorell, 1881)
Omoedus swiftorum Zhang & Maddison, 2012
Omoedus varicans (Thorell, 1881)
Opisthoncus abnormis L. Koch, 1881
Opisthoncus albiventris L. Koch, 1881
Opisthoncus alborufescens L. Koch, 1880
Opisthoncus barbipalpis (Keyserling, 1882)
Opisthoncus bellus (Karsch, 1878)
Opisthoncus bitaeniatus L. Koch, 1880
Opisthoncus clarus Keyserling, 1883
Opisthoncus confinis L. Koch, 1881
Opisthoncus delectabilis Rainbow, 1920
Opisthoncus devexus Simon, 1909
Opisthoncus grassator Keyserling, 1883
Opisthoncus keyserlingi Żabka, 1991
Opisthoncus kochi Żabka, 1991
Opisthoncus lineativentris L. Koch, 1880
Opisthoncus machaerodus Simon, 1909
Opisthoncus magnidens L. Koch, 1880
Opisthoncus mandibularis L. Koch, 1880
Opisthoncus mordax L. Koch, 1880
Opisthoncus necator L. Koch, 1881
Opisthoncus nigrofemoratus (L. Koch, 1867)
Opisthoncus pallidulus L. Koch, 1880
Opisthoncus parcedentatus L. Koch, 1880
Opisthoncus polyphemus (L. Koch, 1867)
Opisthoncus quadratarius (L. Koch, 1867)
Opisthoncus rubriceps (Thorell, 1881)
Opisthoncus serrofasciatus L. Koch, 1881
Opisthoncus sexmaculatus (C. L. Koch, 1846)
Opisthoncus tenuipes (Keyserling, 1882)
Opisthoncus unicolor L. Koch, 1881
Opisthoncus versimilis Peckham & Peckham, 1901
Palpelius beccarii (Thorell, 1881)
Palpelius dearmatus (Thorell, 1881)
Parahelpis abnormis (Żabka, 2002)
Parahelpis smithae Gardzińska & Żabka, 2010
Paraphilaeus daemelii (Keyserling, 1883)
Paraplatoides christopheri Żabka, 1992
Paraplatoides darwini Waldock, 2009
Paraplatoides hirsti Żabka, 1992
Paraplatoides longulus Żabka, 1992
Paraplatoides niger Żabka, 1992
Paraplatoides tenerrimus (L. Koch, 1879)
Pellenes bitaeniata (Keyserling, 1882)
Phintella monteithi Żabka, 2012
Phlegra proszynskii Żabka, 2012
Plexippus phyllus Karsch, 1878
Portia fimbriata (Doleschall, 1859)
Prostheclina amplior Richardson & Żabka, 2007
Prostheclina basilonesa Richardson & Żabka, 2007
Prostheclina boreoaitha Richardson & Żabka, 2007
Prostheclina boreoxantha Richardson & Żabka, 2007
Prostheclina bulburin Richardson & Żabka, 2007
Prostheclina eungella Richardson & Żabka, 2007
Prostheclina pallida Keyserling, 1882
Pseudomaevia cognata Rainbow, 1920
Pseudosynagelides australensis Żabka, 1991
Pseudosynagelides bunya Żabka, 1991
Pseudosynagelides elae Żabka, 1991
Pseudosynagelides monteithi Żabka, 1991
Pseudosynagelides raveni Żabka, 1991
Pseudosynagelides yorkensis Żabka, 1991
Pungalina weiri Richardson, 2013
Rhombonotus gracilis L. Koch, 1879
Saitis insectus (Hogg, 1896)
Saitis insulanus Rainbow, 1920
Saitis lacustris Hickman, 1944
Saitis magniceps (Keyserling, 1882)
Saitis mutans Otto & Hill, 2012
Saitis signatus (Keyserling, 1883)
Saitis taeniatus Keyserling, 1883
Saitis virgatus Otto & Hill, 2012
Salpesia bicolor (Keyserling, 1883)
Salpesia bimaculata (Keyserling, 1883)
Salpesia squalida (Keyserling, 1883)
Salpesia villosa (Keyserling, 1883)
Salticus flavicruris (Rainbow, 1897)
Salticus jugularis Simon, 1900
Sandalodes albovittatus (Keyserling, 1883)
Sandalodes bipenicillatus (Keyserling, 1882)
Sandalodes joannae Żabka, 2000
Sandalodes scopifer (Karsch, 1878)
Sandalodes superbus (Karsch, 1878)
Servaea incana (Karsch, 1878)
Servaea melaina Richardson & Gunter, 2012
Servaea narraweena Richardson & Gunter, 2012
Servaea spinibarbis Simon, 1909
Servaea villosa (Keyserling, 1881)
Servaea zabkai Richardson & Gunter, 2012
Sigytes albocinctus (Keyserling, 1881)
Sigytes diloris (Keyserling, 1881)
Simaetha almadenensis Żabka, 1994
Simaetha atypica Żabka, 1994
Simaetha broomei Żabka, 1994
Simaetha colemani Żabka, 1994
Simaetha knowlesi Żabka, 1994
Simaetha paetula (Keyserling, 1882)
Simaetha robustior (Keyserling, 1882)
Simaetha tenuidens (Keyserling, 1882)
Simaetha tenuior (Keyserling, 1882)
Simaetha thoracica Thorell, 1881
Simaethula aurata (L. Koch, 1879)
Simaethula auronitens (L. Koch, 1879)
Simaethula chalcops Simon, 1909
Simaethula janthina Simon, 1902
Simaethula mutica Szombathy, 1915
Simaethula opulenta (L. Koch, 1879)
Simaethula violacea (L. Koch, 1879)
Sondra aurea (L. Koch, 1880)
Sondra bickeli Żabka, 2002
Sondra bifurcata Wanless, 1988
Sondra brindlei Żabka, 2002
Sondra bulburin Wanless, 1988
Sondra convoluta Wanless, 1988
Sondra damocles Wanless, 1988
Sondra excepta Wanless, 1988
Sondra finlayensis Wanless, 1988
Sondra littoralis Wanless, 1988
Sondra nepenthicola Wanless, 1988
Sondra raveni Wanless, 1988
Sondra samambrayi Żabka, 2002
Sondra tristicula (Simon, 1909)
Sondra variabilis Wanless, 1988
Tara anomala (Keyserling, 1882)
Tara gratiosa (Rainbow, 1920)
Tara parvula (Keyserling, 1883)
Tauala alveolatus Wanless, 1988
Tauala athertonensis Wanless, 1988
Tauala australiensis Wanless, 1988
Tauala daviesae Wanless, 1988
Tauala lepidus Wanless, 1988
Tauala minutus Wanless, 1988
Tauala splendidus Wanless, 1988
Trite albopilosa (Keyserling, 1883)
Trite concinna Rainbow, 1920
Trite longula (Thorell, 1881)
Trite ornata Rainbow, 1915
Trite vulpecula (Thorell, 1881)
Viroqua ultima (L. Koch, 1881)
Yamangalea lubinae Żabka, 2012
Zebraplatys fractivittata (Simon, 1909)
Zebraplatys harveyi Żabka, 1992
Zebraplatys keyserlingi Żabka, 1992
Zebraplatys quinquecingulata (Simon, 1909)

Scytodidae

Dictis striatipes L. Koch, 1872
Scytodes fusca Walckenaer, 1837
Scytodes longipes Lucas, 1844
Scytodes lugubris (Thorell, 1887)
Scytodes tardigrada Thorell, 1881
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

Segestriidae

Ariadna burchelli (Hogg, 1900)
Ariadna decatetracantha Main, 1954
Ariadna dysderina L. Koch, 1873
Ariadna montana Rainbow, 1920
Ariadna natalis Pocock, 1900
Ariadna octispinata (Lamb, 1911)
Ariadna segmentata Simon, 1893
Ariadna thyrianthina Simon, 1908
Gippsicola raleighi Hogg, 1900

Selenopidae

Karaops alanlongbottomi Crews & Harvey, 2011
Karaops australiensis (L. Koch, 1875)
Karaops badgeradda Crews & Harvey, 2011
Karaops banyijama Crews, 2013
Karaops burbidgei Crews & Harvey, 2011
Karaops dawara Crews & Harvey, 2011
Karaops deserticola Crews & Harvey, 2011
Karaops ellenae Crews & Harvey, 2011
Karaops feedtime Crews, 2013
Karaops forteyi Crews, 2013
Karaops francesae Crews & Harvey, 2011
Karaops gangarie Crews & Harvey, 2011
Karaops jaburrara Crews, 2013
Karaops jarrit Crews & Harvey, 2011
Karaops jenniferae Crews & Harvey, 2011
Karaops julianneae Crews & Harvey, 2011
Karaops kariyarra Crews, 2013
Karaops karrawarla Crews & Harvey, 2011
Karaops keithlongbottomi Crews & Harvey, 2011
Karaops larryoo Crews & Harvey, 2011
Karaops mannayn Crews & Harvey, 2011
Karaops marrayagong Crews & Harvey, 2011
Karaops martamarta Crews & Harvey, 2011
Karaops monteithi Crews & Harvey, 2011
Karaops ngarluma Crews, 2013
Karaops ngarutjaranya Crews & Harvey, 2011
Karaops nyamal Crews, 2013
Karaops nyangumarta Crews, 2013
Karaops nyiyaparli Crews, 2013
Karaops pilkingtoni Crews & Harvey, 2011
Karaops raveni Crews & Harvey, 2011
Karaops toolbrunup Crews & Harvey, 2011
Karaops umiida Crews, 2013
Karaops vadlaadambara Crews & Harvey, 2011
Karaops yindjibarndi Crews, 2013
Karaops yumbu Crews, 2013
Karaops yurlburr Crews, 2013

Sicariidae
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)

Sparassidae

Beregama aurea (L. Koch, 1875)
Beregama cordata (L. Koch, 1875)
Delena cancerides Walckenaer, 1837
Delena convexa Hirst, 1991
Delena craboides Walckenaer, 1837
Delena gloriosa (Rainbow, 1917)
Delena kosciuskoensis Hirst, 1991
Delena lapidicola Hirst, 1991
Delena loftiensis Hirst, 1991
Delena melanochelis (Strand, 1913)
Delena nigrifrons (Simon, 1908)
Delena spenceri Hogg, 1903
Delena tasmaniensis Hirst, 1991
Heteropoda acuta Davies, 1994
Heteropoda alta Davies, 1994
Heteropoda belendenker Davies, 1994
Heteropoda binnaburra Davies, 1994
Heteropoda bulburin Davies, 1994
Heteropoda cavernicola Davies, 1994
Heteropoda cervina (L. Koch, 1875)
Heteropoda conwayensis Davies, 1994
Heteropoda cooki Davies, 1994
Heteropoda cooloola Davies, 1994
Heteropoda crediton Davies, 1994
Heteropoda distincta Davies, 1994
Heteropoda eungella Davies, 1994
Heteropoda goonaneman Davies, 1994
Heteropoda gordonensis Davies, 1994
Heteropoda grooteeylandt Davies, 1994
Heteropoda hermitis (Hogg, 1914)
Heteropoda hillerae Davies, 1994
Heteropoda holoventris Davies, 1994
Heteropoda jugulans (L. Koch, 1876)
Heteropoda kalbarri Davies, 1994
Heteropoda listeri Pocock, 1900
Heteropoda longipes (L. Koch, 1875)
Heteropoda marillana Davies, 1994
Heteropoda monroei Davies, 1994
Heteropoda monteithi Davies, 1994
Heteropoda mossman Davies, 1994
Heteropoda nagarigoon Davies, 1994
Heteropoda nobilis (L. Koch, 1875)
Heteropoda procera (L. Koch, 1867)
Heteropoda raveni Davies, 1994
Heteropoda renibulbis Davies, 1994
Heteropoda rundle Davies, 1994
Heteropoda sartrix (L. Koch, 1865)
Heteropoda silvatica Davies, 1994
Heteropoda spenceri Davies, 1994
Heteropoda spurgeon Davies, 1994
Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767)
Heteropoda vespersa Davies, 1994
Heteropoda warrumbungle Davies, 1994
Heteropoda willunga Davies, 1994
Holconia colberti Hirst, 1991
Holconia flindersi Hirst, 1991
Holconia hirsuta (L. Koch, 1875)
Holconia immanis (L. Koch, 1867)
Holconia insignis (Thorell, 1870)
Holconia murrayensis Hirst, 1991
Holconia neglecta Hirst, 1991
Holconia nigrigularis (Simon, 1908)
Holconia westralia Hirst, 1991
Irileka iridescens Hirst, 1998
Isopeda alpina Hirst, 1992
Isopeda binnaburra Hirst, 1992
Isopeda brachyseta Hirst, 1992
Isopeda canberrana Hirst, 1992
Isopeda echuca Hirst, 1992
Isopeda girraween Hirst, 1992
Isopeda leishmanni Hogg, 1903
Isopeda leishmanni hoggi Simon, 1908
Isopeda magna Hirst, 1992
Isopeda montana Hogg, 1903
Isopeda parnabyi Hirst, 1992
Isopeda prolata Hirst, 1992
Isopeda queenslandensis Hirst, 1992
Isopeda subalpina Hirst, 1992
Isopeda vasta (L. Koch, 1867)
Isopeda villosa L. Koch, 1875
Isopeda woodwardi Hogg, 1903
Isopedella ambathala Hirst, 1993
Isopedella cana (Simon, 1908)
Isopedella castanea Hirst, 1993
Isopedella cerina Hirst, 1993
Isopedella cerussata (Simon, 1908)
Isopedella conspersa (L. Koch, 1875)
Isopedella flavida (L. Koch, 1875)
Isopedella frenchi (Hogg, 1903)
Isopedella gibsandi Hirst, 1993
Isopedella inola (Strand, 1913)
Isopedella inola carinatula (Strand, 1913)
Isopedella leai (Hogg, 1903)
Isopedella maculosa Hirst, 1993
Isopedella meraukensis (Chrysanthus, 1965)
Isopedella pessleri (Thorell, 1870)
Isopedella saundersi (Hogg, 1903)
Isopedella tindalei Hirst, 1993
Isopedella victorialis Hirst, 1993
Keilira sokoli Hirst, 1989
Keilira sparsomaculata Hirst, 1989
Neosparassus calligaster (Thorell, 1870)
Neosparassus conspicuus (L. Koch, 1875)
Neosparassus diana (L. Koch, 1875)
Neosparassus festivus (L. Koch, 1875)
Neosparassus grapsus (Walckenaer, 1837)
Neosparassus haemorrhoidalis (L. Koch, 1875)
Neosparassus incomtus (L. Koch, 1875)
Neosparassus inframaculatus (Hogg, 1896)
Neosparassus macilentus (L. Koch, 1875)
Neosparassus magareyi Hogg, 1903
Neosparassus nitellinus (L. Koch, 1875)
Neosparassus pallidus (L. Koch, 1875)
Neosparassus patellatus (Karsch, 1878)
Neosparassus pictus (L. Koch, 1875)
Neosparassus praeclarus (L. Koch, 1875)
Neosparassus punctatus (L. Koch, 1865)
Neosparassus rutilus (L. Koch, 1875)
Neosparassus salacius (L. Koch, 1875)
Neosparassus thoracius Hogg, 1903
Olios ferox (Thorell, 1892)
Olios morbillosus (MacLeay, 1827)
Olios pagurus Walckenaer, 1837
Olios praecinctus (L. Koch, 1865)
Palystes pinnotheres (Walckenear, 1805)
Pandercetes gracilis L. Koch, 1875
Pediana horni (Hogg, 1896)
Pediana longbottomi Hirst, 1996
Pediana mainae Hirst, 1995
Pediana occidentalis Hogg, 1903
Pediana paradoxa Hirst, 1996
Pediana regina (L. Koch, 1875)
Pediana regina isopedina Strand, 1913
Pediana temmeri Hirst, 1996
Pediana tenuis Hogg, 1903
Pediana webberae Hirst, 1996
Typostola barbata (L. Koch, 1875)
Typostola heterochroma Hirst, 1999
Typostola pilbara Hirst, 1999
Yiinthi anzsesorum Davies, 1994
Yiinthi chillagoe Davies, 1994
Yiinthi gallonae Davies, 1994
Yiinthi kakadu Davies, 1994
Yiinthi lycodes (Thorell, 1881)
Yiinthi molloyensis Davies, 1994
Yiinthi spathula Davies, 1994
Yiinthi torresiana Davies, 1994
Zachria flavicoma L. Koch, 1875
Zachria oblonga L. Koch, 1875

Stiphidiidae

Baiami brockmani Gray, 1981
Baiami glenelgi Gray, 1981
Baiami loftyensis Gray, 1981
Baiami montana Gray, 1981
Baiami stirlingi Gray, 1981
Baiami storeniformis (Simon, 1908)
Baiami tegenarioides (Simon, 1908)
Baiami torbayensis Gray, 1981
Baiami volucripes (Simon, 1908)
Barahna booloumba Davies, 2003
Barahna brooyar Davies, 2003
Barahna glenelg Davies, 2003
Barahna myall Davies, 2003
Barahna scoria Davies, 2003
Barahna taroom Davies, 2003
Barahna toonumbar Davies, 2003
Barahna yeppoon Davies, 2003
Borrala dorrigo Gray & Smith, 2004
Borrala longipalpis Gray & Smith, 2004
Borrala webbi Gray & Smith, 2004
Borrala yabbra Gray & Smith, 2004
Carbinea breviscapa Davies, 1999
Carbinea longiscapa Davies, 1999
Carbinea robertsi Davies, 1999
Carbinea wunderlichi Davies, 1999
Corasoides australis Butler, 1929
Elleguna major Gray & Smith, 2008
Elleguna minor Gray & Smith, 2008
Jamberoo actensis Gray & Smith, 2008
Jamberoo australis Gray & Smith, 2008
Jamberoo boydensis Gray & Smith, 2008
Jamberoo johnnoblei Gray & Smith, 2008
Kababina alta Davies, 1995
Kababina aquilonia Davies, 1995
Kababina colemani Davies, 1995
Kababina covacevichae Davies, 1995
Kababina formartine Davies, 1995
Kababina inferna Davies, 1995
Kababina isley Davies, 1995
Kababina superna Davies, 1995
Kababina yungaburra Davies, 1995
Karriella treenensis Gray & Smith, 2008
Karriella walpolensis Gray & Smith, 2008
Malarina cardwell Davies & Lambkin, 2000
Malarina collina Davies & Lambkin, 2000
Malarina masseyensis Davies & Lambkin, 2000
Malarina monteithi Davies & Lambkin, 2000
Pillara coolahensis Gray & Smith, 2004
Pillara griswoldi Gray & Smith, 2004
Pillara karuah Gray & Smith, 2004
Pillara macleayensis Gray & Smith, 2004
Procambridgea carrai Davies, 2001
Procambridgea cavernicola Forster & Wilton, 1973
Procambridgea grayi Davies, 2001
Procambridgea hilleri Davies, 2001
Procambridgea hunti Davies, 2001
Procambridgea kioloa Davies, 2001
Procambridgea lamington Davies, 2001
Procambridgea montana Davies, 2001
Procambridgea monteithi Davies, 2001
Procambridgea otwayensis Davies, 2001
Procambridgea ourimbah Davies, 2001
Procambridgea rainbowi Forster & Wilton, 1973
Stiphidion adornatum Davies, 1988
Stiphidion diminutum Davies, 1988
Stiphidion facetum Simon, 1902
Stiphidion raveni Davies, 1988
Tartarus mullamullangensis Gray, 1973
Tartarus murdochensis Gray, 1992
Tartarus nurinensis Gray, 1992
Tartarus thampennensis Gray, 1992
Therlinya angusta Gray & Smith, 2002
Therlinya ballata Gray & Smith, 2002
Therlinya bellinger Gray & Smith, 2002
Therlinya foveolata Gray & Smith, 2002
Therlinya horsemanae Gray & Smith, 2002
Therlinya kiah Gray & Smith, 2002
Therlinya lambkinae Gray & Smith, 2002
Therlinya monteithae Gray & Smith, 2002
Therlinya nasuta Gray & Smith, 2002
Therlinya vexillum Gray & Smith, 2002
Therlinya wiangaree Gray & Smith, 2002
Tjurunga paroculus (Simon, 1903)
Wabua aberdeen Davies, 2000
Wabua cleveland Davies, 2000
Wabua crediton Davies, 2000
Wabua elliot Davies, 2000
Wabua eungella Davies, 2000
Wabua halifax Davies, 2000
Wabua hypipamee Davies, 2000
Wabua kirrama Davies, 2000
Wabua major Davies, 2000
Wabua paluma Davies, 2000
Wabua seaview Davies, 2000

Symphytognathidae

Anapistula australia Forster, 1959
Anapistula bifurcata Harvey, 1998
Anapistula cuttacutta Harvey, 1998
Anapistula troglobia Harvey, 1998
Symphytognatha blesti Forster & Platnick, 1977
Symphytognatha fouldsi Harvey, 2001
Symphytognatha globosa Hickman, 1931
Symphytognatha picta Harvey, 1992

Synotaxidae

Calcarsynotaxus benrobertsi Rix, Roberts & Harvey, 2009
Calcarsynotaxus longipes Wunderlich, 1995
Microsynotaxus calliope Wunderlich, 2008
Microsynotaxus insolens Wunderlich, 2008
Paratupua grayi Platnick, 1990
Tupua bisetosa Platnick, 1990
Tupua cavernicola Platnick, 1990
Tupua raveni Platnick, 1990
Tupua troglodytes Platnick, 1990

Tengellidae

Austrotengella hackerae Raven, 2012
Austrotengella hebronae Raven, 2012
Austrotengella monteithi Raven, 2012
Austrotengella plimeri Raven, 2012
Austrotengella toddae Raven, 2012
Austrotengella wrighti Raven, 2012

Tetrablemmidae
Tetrablemma alaus Burger, Harvey & Stevens, 2010
Tetrablemma magister Burger, 2008
Tetrablemma okei Butler, 1932

Tetragnathidae

Dolichognatha incanescens (Simon, 1895)
Dolichognatha raveni Smith, 2008
Leucauge dromedaria (Thorell, 1881)
Leucauge granulata (Walckenaer, 1842)
Leucauge insularis (Keyserling, 1865)
Leucauge striatipes (Bradley, 1876)
Mesida argentiopunctata (Rainbow, 1916)
Meta monogrammata Butler, 1876
Meta trivittata Keyserling, 1887
Meta turbatrix Keyserling, 1887
Nanometa gentilis Simon, 1908
Pinkfloydia harveii Dimitrov & Hormiga, 2011
Tetragnatha anguilla Thorell, 1877
Tetragnatha angulata Hogg, 1914
Tetragnatha bicolor White, 1841
Tetragnatha biseriata Thorell, 1881
Tetragnatha bituberculata L. Koch, 1867
Tetragnatha caudifera (Keyserling, 1887)
Tetragnatha cylindracea (Keyserling, 1887)
Tetragnatha cylindrica Walckenaer, 1842
Tetragnatha demissa L. Koch, 1872
Tetragnatha gemmata L. Koch, 1872
Tetragnatha insularis Okuma, 1987
Tetragnatha insulicola Okuma, 1987
Tetragnatha lepida Rainbow, 1916
Tetragnatha luteocincta Simon, 1908
Tetragnatha macilenta L. Koch, 1872
Tetragnatha maeandrata Simon, 1908
Tetragnatha mandibulata Walckenaer, 1842
Tetragnatha margaritata L. Koch, 1872
Tetragnatha nitens (Audouin, 1826)
Tetragnatha protensa Walckenaer, 1842
Tetragnatha quadrinotata Urquhart, 1893
Tetragnatha rubriventris Doleschall, 1857
Tetragnatha tenera Thorell, 1881
Tetragnatha valida Keyserling, 1887
Tetragnatha yalom Chrysanthus, 1975
Tylorida striata (Thorell, 1877)

Theridiidae

Achaearanea diversipes (Rainbow, 1920)
Achaearanea epicosma (Rainbow, 1920)
Achaearanea nigrodecorata (Rainbow, 1920)
Achaearanea propera (Keyserling, 1890)
Anelosimus pratchetti Agnarsson, 2012
Argyrodes alannae Grostal, 1999
Argyrodes antipodianus O. Pickard-Cambridge, 1880
Argyrodes binotatus Rainbow, 1915
Argyrodes fissifrons O. Pickard-Cambridge, 1869
Argyrodes flavipes Rainbow, 1916
Argyrodes gemmatus Rainbow, 1920
Argyrodes gracilis (L. Koch, 1872)
Argyrodes incisifrons Keyserling, 1890
Argyrodes incursus Gray & Anderson, 1989
Argyrodes margaritarius (Rainbow, 1894)
Argyrodes miniaceus (Doleschall, 1857)
Argyrodes rainbowi (Roewer, 1942)
Ariamnes colubrinus Keyserling, 1890
Ariamnes flagellum (Doleschall, 1857)
Ariamnes patersoniensis Hickman, 1927
Chrysso nigra O. Pickard-Cambridge, 1880
Crustulina bicruciata Simon, 1908
Cryptachaea gigantipes (Keyserling, 1890)
Cryptachaea veruculata (Urquhart, 1886)
Dipoena aculeata (Hickman, 1951)
Dipoena austera Simon, 1908
Dipoena setosa (Hickman, 1951)
Enoplognatha bidens Simon, 1908
Euryopis elegans Keyserling, 1890
Euryopis maga Simon, 1908
Euryopis petricola (Hickman, 1951)
Euryopis splendens (Rainbow, 1916)
Euryopis superba (Rainbow, 1896)
Euryopis umbilicata L. Koch, 1872
Gmogala scarabaeus Keyserling, 1890
Hadrotarsus fulvus Hickman, 1943
Hadrotarsus ornatus Hickman, 1943
Hadrotarsus setosus Hickman, 1943
Janula bicornis (Thorell, 1881)
Latrodectus geometricus C. L. Koch, 1841
Latrodectus hasseltii Thorell, 1870
Magnopholcomma globulus Wunderlich, 2008
Moneta australis (Keyserling, 1890)
Moneta longicauda Simon, 1908
Moneta variabilis Rainbow, 1920
Nesticodes rufipes (Lucas, 1846)
Parasteatoda decorata (L. Koch, 1867)
Parasteatoda mundula (L. Koch, 1872)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)
Phoroncidia cygnea (Hickman, 1951)
Phoroncidia personata (L. Koch, 1872)
Phoroncidia rotunda (Keyserling, 1890)
Phoroncidia sextuberculata (Keyserling, 1890)
Phoroncidia trituberculata (Hickman, 1951)
Steatoda adumbrata (Simon, 1908)
Steatoda capensis Hann, 1990
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838)
Steatoda livens (Simon, 1894)
Steatoda nasata (Chrysanthus, 1975)
Steatoda niveosignata (Simon, 1908)
Steatoda octonotata (Simon, 1908)
Theridion albodecoratum Rainbow, 1916
Theridion albostriatum (L. Koch, 1867)
Theridion apiculatum Rower, 1942
Theridion asbolodes Rainbow, 1917
Theridion attritum (Simon, 1908)
Theridion convexellum Rower, 1942
Theridion dianiphum Rainbow, 1916
Theridion elevatum Thorell, 1881
Theridion femorale Thorell, 1881
Theridion fuscodecoratum Rainbow, 1916
Theridion fuscomaculatum Rainbow, 1916
Theridion gibbum Rainbow, 1916
Theridion giraulti Rainbow, 1916
Theridion hartmeyeri Simon, 1908
Theridion idiotypum Rainbow, 1917
Theridion limitatum L. Koch, 1872
Theridion ludius Simon, 1880
Theridion mortuale Simon, 1908
Theridion niphocosmum Rainbow, 1916
Theridion nivosum Rainbow, 1916
Theridion pilatum Urquhart, 1893
Theridion pyramidale L. Koch, 1867
Theridion setosum L. Koch, 1872
Theridion spinigerum Rainbow, 1916
Theridion subpingue Simon, 1908
Theridion theridioides (Keyserling, 1890)
Theridion thorelli L. Koch, 1865
Theridion triviale Thorell, 1881
Theridion ventricosum Rainbow, 1916
Theridion zonulatum Thorell, 1890
Thwaitesia argentiopunctata (Rainbow, 1916)
Thwaitesia nigronodosa (Rainbow, 1912)
Yoroa taylori Harvey & Waldock, 2000

Theridiosomatidae
Baalzebub brauni (Wunderlich, 1976)
Theridiosoma circuloargenteum Wunderlich, 1976

Thomisidae

Amyciaea albomaculata (O. Pickard-Cambridge, 1874)
Australomisidia cruentata (L. Koch, 1874)
Australomisidia elegans (L. Koch, 1876)
Australomisidia ergandros (Evans, 1995)
Australomisidia inornata (L. Koch, 1876)
Australomisidia kangarooblaszaki (Symkowiak, 2008)
Australomisidia pilula (L. Koch, 1867)
Australomisidia rosea (L. Koch, 1875)
Australomisidia socialis (Main, 1988)
Bomis larvata L. Koch, 1874
Boomerangia dimidiata (L. Koch, 1867)
Cetratus caecutiens (L. Koch, 1876)
Cetratus circumlitus (L. Koch, 1876)
Cetratus rubropunctatus (Rainbow, 1920)
Cetratus tenuis (L. Koch, 1875)
Corynethrix obscura L. Koch, 1876
Cymbacha cerea L. Koch, 1876
Cymbacha festiva L. Koch, 1874
Cymbacha ocellata L. Koch, 1874
Cymbacha saucia L. Koch, 1874
Cymbacha setosa L. Koch, 1874
Cymbacha similis L. Koch, 1876
Cymbacha striatipes L. Koch, 1876
Hedana gracilis L. Koch, 1874
Hedana maculosa Hogg, 1896
Hedana valida L. Koch, 1875
Lehtinelagia evanida (L. Koch, 1867)
Lehtinelagia multopunctata (L. Koch, 1874)
Lehtinelagia prasina (L. Koch, 1876)
Lehtinelagia pulleinei (Rainbow, 1915)
Lehtinelagia variabilis (L. Koch, 1875)
Loxoporetes colcloughi (Rainbow, 1912)
Mastira adusta (L. Koch, 1867)
Mastira cimicina (Thorell, 1881)
Monaeses brevicaudatus L. Koch, 1874
Monaeses xyphoides L. Koch, 1874
Oxytate isolata (Hogg, 1914)
Poecilothomisus speciosus (Thorell, 1881)
Porropis callipoda Thorell, 1881
Porropis flavifrons L. Koch, 1876
Porropis nitidula Thorell, 1881
Porropis tristicula Thorell, 1881
Runcinia acuminata (Thorell, 1881)
Runcinia insecta (L. Koch, 1875)
Saccodomus formivorus Rainbow, 1900
Sidymella bicuspidata (L. Koch, 1874)
Sidymella hirsuta (L. Koch, 1874)
Sidymella kochi (Simon, 1908)
Sidymella lampei (Strand, 1913)
Sidymella lobata (L. Koch, 1874)
Sidymella longipes (L. Koch, 1874)
Sidymella rubrosignata (L. Koch, 1874)
Sidymella trapezia (L. Koch, 1874)
Stephanopis altifrons O. Pickard-Cambridge, 1869
Stephanopis armata L. Koch, 1874
Stephanopis aspera Rainbow, 1893
Stephanopis barbipes Keyserling, 1890
Stephanopis bicornis L. Koch, 1874
Stephanopis bradleyi Mello-Leitão, 1929
Stephanopis cambridgei Thorell, 1870
Stephanopis clavata O. Pickard-Cambridge, 1869
Stephanopis corticalis L. Koch, 1876
Stephanopis depressa Bradley, 1871
Stephanopis elongata Bradley, 1871
Stephanopis fissifrons Rainbow, 1920
Stephanopis lata O. Pickard-Cambridge, 1869
Stephanopis longimana Thorell, 1881
Stephanopis macleayi Bradley, 1871
Stephanopis malacostracea (Walckenaer, 1837)
Stephanopis minuta L. Koch, 1876
Stephanopis monticola Bradley, 1871
Stephanopis nigra O. Pickard-Cambridge, 1869
Stephanopis obtusifrons Rainbow, 1902
Stephanopis ornata L. Koch, 1876
Stephanopis palliolata Simon, 1908
Stephanopis rufiventris Bradley, 1871
Stephanopis scabra L. Koch, 1874
Stephanopis thomisoides Bradley, 1871
Stephanopis tuberculata Bradley, 1871
Stephanopis vilosa Rainbow, 1911
Synalus angustus (L. Koch, 1876)
Synalus terrosus Simon, 1895
Tharpyna albosignata L. Koch, 1876
Tharpyna campestrata L. Koch, 1874
Tharpyna decorata Karsch, 1878
Tharpyna diademata L. Koch, 1874
Tharpyna hirsuta L. Koch, 1875
Tharpyna munda L. Koch, 1875
Tharpyna simpsoni Hickman, 1944
Tharpyna speciosa Rainbow, 1920
Tharpyna venusta (L. Koch, 1874)
Tharrhalea albipes L. Koch, 1875
Tharrhalea irrorata (Thorell, 1881)
Thomisus spectabilis Doleschall, 1859
Tmarus albidus (L. Koch, 1876)
Tmarus angulifer Simon, 1895
Tmarus cinerasceus (L. Koch, 1876)
Tmarus macilentus (L. Koch, 1876)
Tmarus marmoreus (L. Koch, 1876)
Tmarus projectus (L. Koch, 1876)
Tmarus rainbowi Mello-Leitão, 1929
Tmarus truncatus (L. Koch, 1876)
Tmarus variabilis (L. Koch, 1876)
Xysticus autumnalis L. Koch, 1875
Xysticus bimaculatus L. Koch, 1867
Xysticus geometres L. Koch, 1874
Xysticus nigropunctatus L. Koch, 1867
Xysticus periscelis Simon, 1908
Xysticus walesianus Karsch, 1878
Zygometis xanthogaster (L. Koch, 1875)

Trochanteriidae

Boolathana mainae Platnick, 2002
Boolathana spiralis Platnick, 2002
Desognanops humphreysi Platnick, 2008
Desognaphosa bartle Platnick, 2002
Desognaphosa bellenden Platnick, 2002
Desognaphosa boolbun Platnick, 2002
Desognaphosa bulburin Platnick, 2002
Desognaphosa carbine Platnick, 2002
Desognaphosa dryander Platnick, 2002
Desognaphosa eungella Platnick, 2002
Desognaphosa finnigan Platnick, 2002
Desognaphosa funnel Platnick, 2002
Desognaphosa goonaneman Platnick, 2002
Desognaphosa halcyon Platnick, 2002
Desognaphosa homerule Platnick, 2002
Desognaphosa karnak Platnick, 2002
Desognaphosa kirrama Platnick, 2002
Desognaphosa kroombit Platnick, 2002
Desognaphosa kuranda Platnick, 2002
Desognaphosa malbon Platnick, 2002
Desognaphosa massey Platnick, 2002
Desognaphosa millaa Platnick, 2002
Desognaphosa pershouse Platnick, 2002
Desognaphosa spurgeon Platnick, 2002
Desognaphosa tribulation Platnick, 2002
Desognaphosa tyson Platnick, 2002
Desognaphosa windsor Platnick, 2002
Desognaphosa yabbra Platnick, 2002
Fissarena arcoona Platnick, 2002
Fissarena barlee Platnick, 2002
Fissarena barrow Platnick, 2002
Fissarena castanea (Simon, 1908)
Fissarena cuny Platnick, 2002
Fissarena ethabuka Henschel, Davies & Dickman, 1995
Fissarena laverton Platnick, 2002
Fissarena longipes (Hogg, 1896)
Fissarena woodleigh Platnick, 2002
Hemicloeina bluff Platnick, 2002
Hemicloeina gayndah Platnick, 2002
Hemicloeina humptydoo Platnick, 2002
Hemicloeina julatten Platnick, 2002
Hemicloeina kapalga Platnick, 2002
Hemicloeina somersetensis (Thorell, 1881)
Hemicloeina spec Platnick, 2002
Hemicloeina wyndham Platnick, 2002
Longrita arcoona Platnick, 2002
Longrita findal Platnick, 2002
Longrita grasspatch Platnick, 2002
Longrita insidiosa (Simon, 1908)
Longrita millewa Platnick, 2002
Longrita nathan Platnick, 2002
Longrita rastellata Platnick, 2002
Longrita whaleback Platnick, 2002
Longrita yuinmery Platnick, 2002
Morebilus blackdown Platnick, 2002
Morebilus coolah Platnick, 2002
Morebilus diversus (L. Koch, 1875)
Morebilus fitton Platnick, 2002
Morebilus flinders Platnick, 2002
Morebilus fumosus (L. Koch, 1876)
Morebilus gammon Platnick, 2002
Morebilus gramps Platnick, 2002
Morebilus graytown Platnick, 2002
Morebilus nipping Platnick, 2002
Morebilus plagusius (Walckenaer, 1837)
Morebilus swarbrecki (Dunn & Dunn, 1946)
Morebilus tambo Platnick, 2002
Olin platnicki Deeleman-Reinhold, 2001
Platorish churchillae Platnick, 2002
Platorish flavitarsis (L. Koch, 1875)
Platorish gelorup Platnick, 2002
Platorish jimna Platnick, 2002
Platorish nebo Platnick, 2002
Platyoides walteri (Karsch, 1886)
Pyrnus baehri Platnick, 2002
Pyrnus fulvus (L. Koch, 1875)
Pyrnus insularis Platnick, 2002
Pyrnus magnet Platnick, 2002
Pyrnus planus (L. Koch, 1875)
Rebilus bilpin Platnick, 2002
Rebilus binnaburra Platnick, 2002
Rebilus brooklana Platnick, 2002
Rebilus bulburin Platnick, 2002
Rebilus bunya Platnick, 2002
Rebilus crediton Platnick, 2002
Rebilus glorious Platnick, 2002
Rebilus grayi Platnick, 2002
Rebilus griswoldi Platnick, 2002
Rebilus kaputar Platnick, 2002
Rebilus lamington Platnick, 2002
Rebilus lugubris (L. Koch, 1875)
Rebilus maleny Platnick, 2002
Rebilus monteithi Platnick, 2002
Rebilus morton Platnick, 2002
Rebilus tribulation Platnick, 2002
Rebilus wisharti Platnick, 2002
Tinytrema bondi Platnick, 2002
Tinytrema kangaroo Platnick, 2002
Tinytrema sandy Platnick, 2002
Tinytrema wombat Platnick, 2002
Tinytrema yarra Platnick, 2002
Trachycosmus allyn Platnick, 2002
Trachycosmus cockatoo Platnick, 2002
Trachycosmus sculptilis Simon, 1893
Trachycosmus turramurra Platnick, 2002
Trachyspina capensis Platnick, 2002
Trachyspina chillimookoo Platnick, 2002
Trachyspina daunton Platnick, 2002
Trachyspina goongarrie Platnick, 2002
Trachyspina illamurta Platnick, 2002
Trachyspina madura Platnick, 2002
Trachyspina mundaring Platnick, 2002
Trachyspina olary Platnick, 2002
Trachytrema castaneum Simon, 1909
Trachytrema garnet Platnick, 2002

Uloboridae

Miagrammopes bradleyi O. Pickard-Cambridge, 1874
Miagrammopes caudatus Keyserling, 1890
Miagrammopes fasciatus Rainbow, 1916
Miagrammopes flavus (Wunderlich, 1976)
Miagrammopes lehtineni (Wunderlich, 1976)
Philoponella congregabilis (Rainbow, 1916)
Philoponella pantherina (Keyserling, 1890)
Philoponella variabilis (Keyserling, 1887)
Purumitra australiensis Opell, 1995
Uloborus barbipes (L. Koch, 1872)
Uloborus canus MacLeay, 1827
Zosis geniculatus (Olivier, 1789)

Zodariidae

Asceua expugatrix Jocqué, 1995
Asteron biperforatum Jocqué & Baehr, 2001
Asteron grayi Jocqué & Baehr, 2001
Asteron hunti Jocqué & Baehr, 2001
Asteron inflatum Jocqué & Baehr, 2001
Asteron quintum Jocqué & Baehr, 2001
Asteron reticulatum Jocqué, 1991
Asteron tasmaniense Jocqué & Baehr, 2001
Asteron zabkai Jocqué & Baehr, 2001
Australutica manifesta Jocqué, 1995
Australutica moreton Jocqué, 1995
Australutica quaerens Jocqué, 1995
Australutica xystarches Jocqué, 1995
Basasteron leucosemum (Rainbow, 1920)
Cavasteron agelenoides Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron atricep Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron crassicalcar Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron exquisitum Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron guttulatum Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron index Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron lacertae Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron margaretae Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron martini Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron mjoebergi Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron tenuicalcar Baehr & Jocqué, 2000
Cavasteron triunguis Baehr & Jocqué, 2000
Chilumena baehrorum Jocqué, 1995
Chilumena reprobans Jocqué, 1995
Cryptothele doreyana Simon, 1890
Cyrioctea raveni Platnick & Griffin, 1988
Euasteron atriceps Baehr, 2003
Euasteron bartoni Baehr, 2003
Euasteron carnarvon Baehr, 2003
Euasteron churchillae Baehr, 2003
Euasteron enterprise Baehr, 2003
Euasteron gibsonae Baehr, 2003
Euasteron harveyi Baehr, 2003
Euasteron johannae Baehr, 2003
Euasteron juliannae Baehr, 2003
Euasteron krebsorum Baehr, 2003
Euasteron lorne Baehr, 2003
Euasteron milledgei Baehr, 2003
Euasteron monteithorum Baehr, 2003
Euasteron raveni Baehr, 2003
Euasteron ulrichi Baehr, 2003
Euasteron ursulae Baehr, 2003
Euasteron willeroo Baehr, 2003
Habronestes archiei Baehr, 2008
Habronestes australiensis (O. Pickard-Cambridge, 1869)
Habronestes bicornis Baehr, 2003
Habronestes bispinosus Baehr & Raven, 2009
Habronestes boq Baehr, 2008
Habronestes boutinae Baehr & Raven, 2009
Habronestes bradleyi (O. Pickard-Cambridge, 1869)
Habronestes braemar Baehr, 2008
Habronestes calamitosus Jocqué, 1995
Habronestes clausoni Baehr, 2008
Habronestes dickmani Baehr, 2008
Habronestes diocesegrafton Baehr, 2008
Habronestes driesseni Baehr & Raven, 2009
Habronestes driscolli Baehr, 2003
Habronestes drummond Baehr, 2008
Habronestes epping Baehr & Raven, 2009
Habronestes gallowayi Baehr, 2008
Habronestes gayndah Baehr, 2008
Habronestes giganteus Baehr, 2003
Habronestes grahami Baehr, 2003
Habronestes grayi Baehr, 2003
Habronestes grimwadei (Dunn, 1951)
Habronestes gumbardo Baehr, 2008
Habronestes hamatus Baehr, 2003
Habronestes hebronae Baehr, 2003
Habronestes helenae Baehr, 2003
Habronestes hickmani Baehr & Raven, 2009
Habronestes hooperi Baehr, 2008
Habronestes hunti Baehr, 2003
Habronestes jankae Baehr, 2008
Habronestes jocquei Baehr, 2003
Habronestes longiconductor Baehr, 2003
Habronestes macedonensis (Hogg, 1900)
Habronestes minor Baehr, 2003
Habronestes monocornis Baehr, 2003
Habronestes piccolo Baehr, 2003
Habronestes pictus (L. Koch, 1865)
Habronestes powelli Baehr, 2008
Habronestes pseudoaustraliensis Baehr, 2003
Habronestes raveni Baehr, 2003
Habronestes rawlinsonae Baehr, 2003
Habronestes striatipes L. Koch, 1872
Habronestes tasmaniensis Baehr & Raven, 2009
Habronestes thaleri Baehr & Raven, 2009
Habronestes tillmani Baehr, 2008
Habronestes toddi (Hickman, 1944)
Habronestes ulrichi Baehr, 2008
Habronestes ungari Baehr, 2003
Habronestes weelahensis Baehr, 2003
Habronestes wilkiei Baehr, 2003
Hetaerica harveyi Raven & Baehr, 2000
Hetaerica scenica (L. Koch, 1872)
Holasteron aciculare Baehr, 2004
Holasteron aspinosum Baehr, 2004
Holasteron driscolli Baehr, 2004
Holasteron esperance Baehr, 2004
Holasteron flinders Baehr, 2004
Holasteron hirsti Baehr, 2004
Holasteron humphreysi Baehr, 2004
Holasteron kangaroo Baehr, 2004
Holasteron marliesae Baehr, 2004
Holasteron perth Baehr, 2004
Holasteron pusillum Baehr, 2004
Holasteron quemuseum Baehr, 2004
Holasteron reinholdae Baehr, 2004
Holasteron spinosum Baehr, 2004
Holasteron stirling Baehr, 2004
Holasteron wamuseum Baehr, 2004
Isala punctata L. Koch, 1876
Leptasteron platyconductor Baehr & Jocqué, 2001
Leptasteron vexillum Baehr & Jocqué, 2001
Mallinella zebra (Thorell, 1881)
Masasteron barkly Baehr, 2004
Masasteron bennieae Baehr, 2004
Masasteron bipunctatum Baehr, 2004
Masasteron burbidgei Baehr, 2004
Masasteron clifton Baehr, 2004
Masasteron complector Baehr, 2004
Masasteron darwin Baehr, 2004
Masasteron derby Baehr, 2004
Masasteron deserticola Baehr, 2004
Masasteron gracilis Baehr, 2004
Masasteron haroldi Baehr, 2004
Masasteron mackenziei Baehr, 2004
Masasteron maini Baehr, 2004
Masasteron mas (Jocqué, 1991)
Masasteron ocellum Baehr, 2004
Masasteron piankai Baehr, 2004
Masasteron queensland Baehr, 2004
Masasteron sampeyae Baehr, 2004
Masasteron tealei Baehr, 2004
Masasteron tuart Baehr, 2004
Masasteron utae Baehr, 2004
Minasteron minusculum Baehr & Jocqué, 2000
Minasteron perfoliatum Baehr & Jocqué, 2000
Minasteron tangens Baehr & Jocqué, 2000
Neostorena grayi Jocqué, 1991
Neostorena minor Jocqué, 1991
Neostorena spirafera (L. Koch, 1872)
Neostorena torosa (Simon, 1908)
Neostorena venatoria Rainbow, 1914
Neostorena victoria Jocqué, 1991
Neostorena vituperata Jocqué, 1991
Nostera lynx Jocqué, 1991
Nostera nadgee Jocqué, 1995
Notasteron carnarvon Baehr, 2005
Notasteron lawlessi Baehr, 2005
Pentasteron intermedium Baehr & Jocqué, 2001
Pentasteron isobelae Baehr & Jocqué, 2001
Pentasteron oscitans Baehr & Jocqué, 2001
Pentasteron parasimplex Baehr & Jocqué, 2001
Pentasteron securifer Baehr & Jocqué, 2001
Pentasteron simplex Baehr & Jocqué, 2001
Pentasteron sordidum Baehr & Jocqué, 2001
Pentasteron storosoides Baehr & Jocqué, 2001
Phenasteron longiconductor Baehr & Jocqué, 2001
Phenasteron machinosum Baehr & Jocqué, 2001
Pseudasteron simile Jocqué & Baehr, 2001
Spinasteron arenarium Baehr, 2003
Spinasteron barlee Baehr, 2003
Spinasteron casuarium Baehr, 2003
Spinasteron cavasteroides Baehr & Churchill, 2003
Spinasteron knowlesi Baehr, 2003
Spinasteron kronestedti Baehr, 2003
Spinasteron lemleyi Baehr, 2003
Spinasteron longbottomi Baehr, 2003
Spinasteron ludwigi Baehr & Churchill, 2003
Spinasteron mjobergi Baehr, 2003
Spinasteron nigriceps Baehr, 2003
Spinasteron peron Baehr, 2003
Spinasteron ramboldi Baehr & Churchill, 2003
Spinasteron sanford Baehr, 2003
Spinasteron spatulanum Baehr & Churchill, 2003
Spinasteron waldockae Baehr, 2003
Spinasteron weiri Baehr, 2003
Spinasteron westi Baehr, 2003
Spinasteron woodstock Baehr, 2003
Storena annulipes (L. Koch, 1867)
Storena aspinosa Jocqué & Baehr, 1992
Storena botenella Jocqué & Baehr, 1992
Storena braccata (L. Koch, 1865)
Storena charlotte Jocqué & Baehr, 1992
Storena cochleare Jocqué & Baehr, 1992
Storena colossea Rainbow, 1920
Storena cyanea Walckenaer, 1805
Storena daviesae Jocqué & Baehr, 1992
Storena deserticola Jocqué, 1991
Storena digitulus Jocqué & Baehr, 1992
Storena eximia Simon, 1908
Storena flavipes (Urquhart, 1893)
Storena formosa Thorell, 1870
Storena fungina Jocqué & Baehr, 1992
Storena graeffei (L. Koch, 1866)
Storena harveyi Jocqué & Baehr, 1992
Storena ignava Jocqué & Baehr, 1992
Storena inornata Rainbow, 1916
Storena longiducta Jocqué & Baehr, 1992
Storena maculata O. Pickard-Cambridge, 1869
Storena mainae Jocqué & Baehr, 1995
Storena martini Jocqué & Baehr, 1992
Storena mathematica Jocqué & Baehr, 1992
Storena metallica Jocqué & Baehr, 1992
Storena nana Jocqué & Baehr, 1992
Storena nuga Jocqué & Baehr, 1992
Storena ornata (Bradley, 1877)
Storena parvicavum Jocqué & Baehr, 1992
Storena paucipunctata Jocqué & Baehr, 1992
Storena procedens Jocqué & Baehr, 1992
Storena rastellata Strand, 1913
Storena raveni Jocqué & Baehr, 1992
Storena recta Jocqué & Baehr, 1992
Storena recurvata Jocqué & Baehr, 1992
Storena rotunda Jocqué & Baehr, 1992
Storena rufescens Thorell, 1881
Storena scita Jocqué & Baehr, 1992
Storena sinuosa Jocqué & Baehr, 1992
Storena tricolor Simon, 1908
Storena variegata O. Pickard-Cambridge, 1869
Storosa obscura Jocqué, 1991
Storosa tetrica (Simon, 1908)
Subasteron daviesae Baehr & Jocqué, 2001
Tropasteron andreae Baehr, 2003
Tropasteron cardwell Baehr, 2003
Tropasteron cleveland Baehr, 2003
Tropasteron cooki Baehr, 2003
Tropasteron daviesae Baehr, 2003
Tropasteron echam Baehr, 2003
Tropasteron fox Baehr, 2003
Tropasteron halifax Baehr, 2003
Tropasteron heatherae Baehr, 2003
Tropasteron julatten Baehr, 2003
Tropasteron luteipes Baehr, 2003
Tropasteron magnum Baehr, 2003
Tropasteron malbon Baehr, 2003
Tropasteron monteithi Baehr, 2003
Tropasteron palmerston Baehr, 2003
Tropasteron pseudomagnum Baehr, 2003
Tropasteron raveni Baehr, 2003
Tropasteron robertsi Baehr, 2003
Tropasteron splendens Baehr, 2003
Tropasteron thompsoni Baehr, 2003
Tropasteron tribulation Baehr, 2003
Tropasteron yeatesi Baehr, 2003
Tropizodium peregrinum Jocqué & Churchill, 2005
Zillimata scintillans (O. Pickard-Cambridge, 1869)

Zoropsidae

Birrana bulburin Raven & Stumkat, 2005
Huntia deepensis Gray & Thompson, 2001
Huntia murindal Gray & Thompson, 2001
Kilyana bicarinatus Raven & Stumkat, 2005
Kilyana campbelli Raven & Stumkat, 2005
Kilyana corbeni Raven & Stumkat, 2005
Kilyana dougcooki Raven & Stumkat, 2005
Kilyana eungella Raven & Stumkat, 2005
Kilyana hendersoni Raven & Stumkat, 2005
Kilyana ingrami Raven & Stumkat, 2005
Kilyana kroombit Raven & Stumkat, 2005
Kilyana lorne Raven & Stumkat, 2005
Kilyana obrieni Raven & Stumkat, 2005
Krukt cannoni Raven & Stumkat, 2005
Krukt ebbenielseni Raven & Stumkat, 2005
Krukt megma Raven & Stumkat, 2005
Krukt piligyna Raven & Stumkat, 2005
Krukt vicoopsae Raven & Stumkat, 2005
Megateg bartholomai Raven & Stumkat, 2005
Megateg covacevichae Raven & Stumkat, 2005
Megateg elegans Raven & Stumkat, 2005
Megateg gigasep Raven & Stumkat, 2005
Megateg lesbiae Raven & Stumkat, 2005
Megateg paulstumkati Raven & Stumkat, 2005
Megateg ramboldi Raven & Stumkat, 2005
Megateg spurgeon Raven & Stumkat, 2005
Uliodon ferrugineus (L. Koch, 1873)

Mygalomorphae

Actinopodidae

Missulena bradleyi Rainbow, 1914
Missulena dipsaca Faulder, 1995
Missulena faulderi Harms & Framenau, 2013
Missulena granulosa (O. Pickard-Cambridge, 1869)
Missulena hoggi Womersley, 1943
Missulena insignis (O. Pickard-Cambridge, 1877)
Missulena langlandsi Harms & Framenau, 2013
Missulena leniae Miglio, Harms, Framenau & Harvey, 2014
Missulena mainae Miglio, Harms, Framenau & Harvey, 2014
Missulena melissae Miglio, Harms, Framenau & Harvey, 2014
Missulena occatoria Walckenaer, 1805
Missulena pinguipes Miglio, Harms, Framenau & Harvey, 2014
Missulena pruinosa Levitt-Gregg, 1966
Missulena reflexa Rainbow & Pulleine, 1918
Missulena rutraspina Faulder, 1995
Missulena torbayensis Main, 1996

Barychelidae

Aurecocrypta katersi Raven, 1994
Aurecocrypta lugubris Raven, 1994
Idioctis xmas Raven, 1988
Idioctis yerlata Churchill & Raven, 1992
Idiommata blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1870)
Idiommata fusca L. Koch, 1874
Idiommata iridescens (Rainbow & Pulleine, 1918)
Idiommata scintillans (Rainbow & Pulleine, 1918)
Mandjelia anzses Raven & Churchill, 1994
Mandjelia banksi Raven & Churchill, 1994
Mandjelia brassi Raven & Churchill, 1994
Mandjelia colemani Raven & Churchill, 1994
Mandjelia commoni Raven & Churchill, 1994
Mandjelia exasperans Raven & Churchill, 1994
Mandjelia fleckeri Raven & Churchill, 1994
Mandjelia galmarra Raven & Churchill, 1994
Mandjelia humphreysi Raven & Churchill, 1994
Mandjelia iwupataka Raven & Churchill, 1994
Mandjelia macgregori Raven & Churchill, 1994
Mandjelia madura Raven & Churchill, 1994
Mandjelia mccrackeni Raven & Churchill, 1994
Mandjelia nuganuga Raven & Churchill, 1994
Mandjelia oenpelli Raven & Churchill, 1994
Mandjelia paluma Raven & Churchill, 1994
Mandjelia qantas Raven & Churchill, 1994
Mandjelia rejae Raven & Churchill, 1994
Mandjelia thorelli Raven & Churchill, 1994
Mandjelia wooroonooran Raven & Churchill, 1994
Mandjelia wyandotte Raven & Churchill, 1994
Mandjelia yuccabine Raven & Churchill, 1994
Moruga doddi Raven, 1994
Moruga fuliginea (Thorell, 1881)
Moruga heatherae Raven, 1994
Moruga insularis Raven, 1994
Moruga kimberleyi Raven, 1994
Moruga thickthorni Raven, 1994
Moruga thorsborneorum Raven, 1994
Moruga wallaceae Raven, 1994
Ozicrypta australoborealis Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta clarki Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta clyneae Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta combeni Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta cooloola Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta digglesi Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta etna Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta eungella Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta filmeri Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta hollinsae Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta kroombit Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta lawlessi Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta littleorum Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta mcarthurae Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta mcdonaldi Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta microcauda Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta noonamah Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta palmarum (Hogg, 1901)
Ozicrypta pearni Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta reticulata (L. Koch, 1874)
Ozicrypta sinclairi Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta tuckeri Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta walkeri Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta wallacei Raven & Churchill, 1994
Ozicrypta wrightae Raven & Churchill, 1994
Sason colemani Raven, 1986
Seqocrypta bancrofti Raven, 1994
Seqocrypta hamlynharrisi Raven & Churchill, 1994
Seqocrypta jakara Raven, 1994
Seqocrypta mckeowni Raven, 1994
Synothele arrakis Raven, 1994
Synothele boongaree Raven, 1994
Synothele butleri Raven, 1994
Synothele durokoppin Raven, 1994
Synothele goongarrie Raven, 1994
Synothele harveyi Churchill & Raven, 1994
Synothele houstoni Raven, 1994
Synothele howi Raven, 1994
Synothele karara Raven, 1994
Synothele koonalda Raven, 1994
Synothele longbottomi Raven, 1994
Synothele lowei Raven, 1994
Synothele meadhunteri Raven, 1994
Synothele michaelseni Simon, 1908
Synothele moonabie Raven, 1994
Synothele mullaloo Raven, 1994
Synothele ooldea Raven, 1994
Synothele parifusca (Main, 1954)
Synothele pectinata Raven, 1994
Synothele rastelloides Raven, 1994
Synothele rubripes Raven, 1994
Synothele subquadrata Raven, 1994
Synothele taurus Raven, 1994
Synothele yundamindra Raven, 1994
Trittame augusteyni Raven, 1994
Trittame bancrofti (Rainbow & Pulleine, 1918)
Trittame berniesmythi Raven, 1994
Trittame forsteri Raven, 1990
Trittame gracilis L. Koch, 1874
Trittame ingrami Raven, 1990
Trittame kochi Raven, 1990
Trittame loki Raven, 1990
Trittame mccolli Raven, 1994
Trittame rainbowi Raven, 1994
Trittame stonieri Raven, 1994
Trittame xerophila Raven, 1990
Tungari aurukun Raven, 1994
Tungari kenwayae Raven, 1994
Tungari mascordi Raven, 1994
Tungari monteithi Raven, 1994
Zophorame covacevichae Raven, 1994
Zophorame gallonae Raven, 1990
Zophorame hirsti Raven, 1994
Zophorame simoni Raven, 1990

Ctenizidae
Conothele arboricola Pocock, 1899
Conothele doleschalli Thorell, 1881
Conothele malayana (Doleschall, 1859)

Dipluridae

Australothele bicuspidata Raven, 1984
Australothele jamiesoni Raven, 1984
Australothele maculata Raven, 1984
Australothele magna Raven, 1984
Australothele montana Raven, 1984
Australothele nambucca Raven, 1984
Australothele nothofagi Raven, 1984
Caledothele australiensis (Raven, 1984)
Carrai afoveolata Raven, 1984
Cethegus barraba Raven, 1984
Cethegus broomi (Hogg, 1901)
Cethegus colemani Raven, 1984
Cethegus daemeli Raven, 1984
Cethegus elegans Raven, 1984
Cethegus fugax (Simon, 1908)
Cethegus hanni Raven, 1984
Cethegus ischnotheloides Raven, 1985
Cethegus lugubris Thorell, 1881
Cethegus multispinosus Raven, 1984
Cethegus pallipes Raven, 1984
Cethegus robustus Raven, 1984
Masteria toddae Raven, 1979
Namirea dougwallacei Raven, 1993
Namirea eungella Raven, 1984
Namirea fallax Raven, 1984
Namirea insularis Raven, 1984
Namirea johnlyonsi Raven, 1984
Namirea montislewisi Raven, 1984
Namirea planipes Raven, 1984
Troglodiplura lowryi Main, 1969

Hexathelidae

Atrax robustus O. Pickard-Cambridge, 1877
Atrax sutherlandi Gray, 2010
Atrax yorkmainorum Gray, 2010
Bymainiella lugubris Raven, 1978
Bymainiella monteithi Raven, 1978
Bymainiella polesoni Raven, 1978
Bymainiella terraereginae (Raven, 1976)
Hadronyche adelaidensis (Gray, 1984)
Hadronyche alpina Gray, 2010
Hadronyche annachristiae Gray, 2010
Hadronyche anzses Raven, 2000
Hadronyche cerberea L. Koch, 1873
Hadronyche emmelizae Gray, 2010
Hadronyche eyrei (Gray, 1984)
Hadronyche flindersi (Gray, 1984)
Hadronyche formidabilis (Rainbow, 1914)
Hadronyche infensa (Hickman, 1964)
Hadronyche jensenae Gray, 2010
Hadronyche kaputarensis Gray, 2010
Hadronyche lamingtonensis Gray, 2010
Hadronyche levittgreggae Gray, 2010
Hadronyche lynabrae Gray, 2010
Hadronyche macquariensis Gray, 2010
Hadronyche marracoonda Gray, 2010
Hadronyche mascordi Gray, 2010
Hadronyche meridiana Hogg, 1902
Hadronyche modesta (Simon, 1891)
Hadronyche monaro Gray, 2010
Hadronyche monteithi Gray, 2010
Hadronyche nimoola Gray, 2010
Hadronyche orana Gray, 2010
Hadronyche pulvinator (Hickman, 1927)
Hadronyche raveni Gray, 2010
Hadronyche tambo Gray, 2010
Hadronyche valida (Rainbow & Pulleine, 1918)
Hadronyche venenata (Hickman, 1927)
Hadronyche versuta (Rainbow, 1914)
Hadronyche walkeri Gray, 2010
Illawarra wisharti Gray, 2010
Paraembolides boycei (Raven, 1978)
Paraembolides boydi (Raven, 1978)
Paraembolides brindabella (Raven, 1978)
Paraembolides cannoni (Raven, 1978)
Paraembolides grayi (Raven, 1978)
Paraembolides montisbossi (Raven, 1978)
Paraembolides tubrabucca (Raven, 1978)
Paraembolides variabilis (Raven, 1978)
Plesiothele fentoni (Hickman, 1936)
Teranodes montanus (Hickman, 1927)
Teranodes otwayensis (Raven, 1978)

Idiopidae

Aganippe bancrofti (Rainbow, 1914)
Aganippe berlandi Rainbow, 1914
Aganippe castellum Main, 1986
Aganippe cupulifex Main, 1957
Aganippe modesta Rainbow & Pulleine, 1918
Aganippe montana Faulder, 1985
Aganippe occidentalis Hogg, 1903
Aganippe pelochroa Rainbow & Pulleine, 1918
Aganippe planites Faulder, 1985
Aganippe raphiduca Rainbow & Pulleine, 1918
Aganippe robusta Rainbow & Pulleine, 1918
Aganippe simpsoni Hickman, 1944
Aganippe smeatoni Hogg, 1902
Aganippe subtristis O. Pickard-Cambridge, 1877
Aganippe winsori Faulder, 1985
Anidiops manstridgei Pocock, 1897
Anidiops villosus (Rainbow, 1914)
Arbanitis beaury Raven & Wishart, 2006
Arbanitis longipes (L. Koch, 1873)
Arbanitis robertcollinsi Raven & Wishart, 2006
Blakistonia aurea Hogg, 1902
Blakistonia exsiccata (Strand, 1907)
Blakistonia rainbowi (Pulleine, 1919)
Cataxia babindaensis Main, 1969
Cataxia bolganupensis (Main, 1985)
Cataxia cunicularis (Main, 1983)
Cataxia dietrichae Main, 1985
Cataxia eungellaensis Main, 1969
Cataxia maculata Rainbow, 1914
Cataxia pallida (Rainbow & Pulleine, 1918)
Cataxia pulleinei (Rainbow, 1914)
Cataxia spinipectoris Main, 1969
Cataxia stirlingi (Main, 1985)
Cataxia victoriae (Main, 1985)
Eucyrtops eremaeus Main, 1957
Eucyrtops latior (O. Pickard-Cambridge, 1877)
Eucyrtops riparius Main, 1957
Euoplos annulipes (C. L. Koch, 1841)
Euoplos bairnsdale (Main, 1995)
Euoplos ballidu (Main, 2000)
Euoplos festivus (Rainbow & Pulleine, 1918)
Euoplos hoggi (Simon, 1908)
Euoplos inornatus (Rainbow & Pulleine, 1918)
Euoplos mcmillani (Main, 2000)
Euoplos ornatus (Rainbow & Pulleine, 1918)
Euoplos similaris (Rainbow & Pulleine, 1918)
Euoplos spinnipes Rainbow, 1914
Euoplos tasmanicus (Hickman, 1928)
Euoplos variabilis (Rainbow & Pulleine, 1918)
Euoplos variabilis flavomaculata (Rainbow & Pulleine, 1918)
Euoplos victoriensis (Main, 1995)
Euoplos zorodes (Rainbow & Pulleine, 1918)
Idiosoma hirsutum Main, 1952
Idiosoma nigrum Main, 1952
Idiosoma sigillatum (O. Pickard-Cambridge, 1870)
Misgolas andrewsi (Hogg, 1902)
Misgolas baehrae Wishart & Rowell, 2008
Misgolas beni Wishart, 2006
Misgolas billsheari Wishart & Rowell, 2008
Misgolas biroi Kulczyński, 1908
Misgolas bitongabel Raven & Wishart, 2006
Misgolas browningi Wishart & Rowell, 2008
Misgolas campbelli Wishart & Rowell, 2008
Misgolas cliffi Wishart, 2006
Misgolas crawfordorum Wishart & Rowell, 2008
Misgolas crispus (Karsch, 1878)
Misgolas davidwilsoni Wishart & Rowell, 2008
Misgolas dereki Wishart, 1992
Misgolas dougweiri Wishart & Rowell, 2008
Misgolas echo Raven & Wishart, 2006
Misgolas fredcoyli Wishart & Rowell, 2008
Misgolas gracilis (Rainbow & Pulleine, 1918)
Misgolas grayi Wishart & Rowell, 2008
Misgolas gwennethae Wishart, 2011
Misgolas helensmithae Wishart & Rowell, 2008
Misgolas hirsutus (Rainbow & Pulleine, 1918)
Misgolas horsemanae Wishart, 2011
Misgolas kampenae Wishart, 2011
Misgolas kirstiae Wishart, 1992
Misgolas linklateri Wishart & Rowell, 2008
Misgolas lynabra Wishart, 2006
Misgolas macei Wishart & Rowell, 2008
Misgolas maculosus (Rainbow & Pulleine, 1918)
Misgolas mascordi Wishart, 1992
Misgolas maxhicksi Wishart & Rowell, 2008
Misgolas melancholicus (Rainbow & Pulleine, 1918)
Misgolas mestoni (Hickman, 1928)
Misgolas michaeli Wishart, 2006
Misgolas millidgei Wishart & Rowell, 2008
Misgolas montanus (Rainbow & Pulleine, 1918)
Misgolas monteithi Raven & Wishart, 2006
Misgolas mudfordaae Wishart & Rowell, 2008
Misgolas ornatus (Rainbow, 1914)
Misgolas papillosus (Rainbow & Pulleine, 1918)
Misgolas paulaskewi Wishart, 2011
Misgolas phippsi Wishart, 2011
Misgolas rapax Karsch, 1878
Misgolas raveni Wishart & Rowell, 2008
Misgolas robertsi (Main & Mascord, 1974)
Misgolas rodi Wishart, 2006
Misgolas rowelli Wishart, 2011
Misgolas shawi Wishart, 2011
Misgolas sydjordanae Wishart & Rowell, 2008
Misgolas taiti Wishart & Rowell, 2008
Misgolas tannerae Wishart, 2011
Misgolas tarnawskiae Wishart & Rowell, 2008
Misgolas thompsonae Wishart & Rowell, 2008
Misgolas trangae Wishart, 2006
Misgolas villosus (Rainbow, 1914)
Misgolas watsonorum Wishart & Rowell, 2008
Misgolas wayorum Wishart, 2006
Misgolas weigelorum Wishart & Rowell, 2008
Misgolas yorkmainae Wishart & Rowell, 2008

Migidae

Heteromigas dovei Hogg, 1902
Heteromigas terraereginae Raven, 1984
Migas nitens Hickman, 1927
Migas plomleyi Raven & Churchill, 1989
Migas variapalpus Raven, 1984
Moggridgea australis Main, 1991
Moggridgea tingle Main, 1991

Nemesiidae

Aname aragog Harvey, Framenau, Wojcieszek, Rix 
Aname & Harvey, 2012
Aname armigera Rainbow & Pulleine, 1918
Aname atra (Strand, 1913)
Aname aurea Rainbow & Pulleine, 1918
Aname barrema Raven, 1985
Aname blackdownensis Raven, 1985
Aname camara Raven, 1985
Aname carina Raven, 1985
Aname coenosa Rainbow & Pulleine, 1918
Aname collinsorum Raven, 1985
Aname comosa Rainbow & Pulleine, 1918
Aname distincta (Rainbow, 1914)
Aname diversicolor (Hogg, 1902)
Aname earthwatchorum Raven, 1984
Aname ellenae Harvey, Framenau, Wojcieszek, Rix 
Aname & Harvey, 2012
Aname fuscocincta Rainbow & Pulleine, 1918
Aname grandis Rainbow & Pulleine, 1918
Aname hirsuta Rainbow & Pulleine, 1918
Aname humptydoo Raven, 1985
Aname inimica Raven, 1985
Aname kirrama Raven, 1984
Aname longitheca Raven, 1985
Aname maculata (Rainbow & Pulleine, 1918)
Aname mainae Raven, 2000
Aname marae Harvey, Framenau, Wojcieszek, Rix 
Aname & Harvey, 2012
Aname mellosa Harvey, Framenau, Wojcieszek, Rix 
Aname & Harvey, 2012
Aname pallida L. Koch, 1873
Aname platypus (L. Koch, 1875)
Aname robertsorum Raven, 1985
Aname tasmanica Hogg, 1902
Aname tepperi (Hogg, 1902)
Aname tigrina Raven, 1985
Aname tropica Raven, 1985
Aname turrigera Main, 1994
Aname villosa (Rainbow & Pulleine, 1918)
Aname warialda Raven, 1985
Chenistonia boranup Main, 2012
Chenistonia caeruleomontana (Raven, 1984)
Chenistonia cuspidata (Main, 1954)
Chenistonia hickmani (Raven, 1984)
Chenistonia maculata Hogg, 1901
Chenistonia montana (Raven, 1984)
Chenistonia trevallynia Hickman, 1926
Ixamatus barina Raven, 1982
Ixamatus broomi Hogg, 1901
Ixamatus caldera Raven, 1982
Ixamatus candidus Raven, 1982
Ixamatus fischeri Raven, 1982
Ixamatus lornensis Raven, 1985
Ixamatus musgravei Raven, 1982
Ixamatus rozefeldsi Raven, 1985
Ixamatus varius (L. Koch, 1873)
Ixamatus webbae Raven, 1982
Kiama lachrymoides Main & Mascord, 1969
Kwonkan anatolion Main, 1983
Kwonkan eboracum Main, 1983
Kwonkan goongarriensis Main, 1983
Kwonkan moriartii Main, 1983
Kwonkan silvestris Main, 1983
Kwonkan wonganensis (Main, 1977)
Merredinia damsonoides Main, 1983
Namea brisbanensis Raven, 1984
Namea bunya Raven, 1984
Namea calcaria Raven, 1984
Namea callemonda Raven, 1984
Namea capricornia Raven, 1984
Namea cucurbita Raven, 1984
Namea dahmsi Raven, 1984
Namea dicalcaria Raven, 1984
Namea excavans Raven, 1984
Namea flavomaculata (Rainbow & Pulleine, 1918)
Namea jimna Raven, 1984
Namea nebulosa Raven, 1984
Namea olympus Raven, 1984
Namea salanitri Raven, 1984
Namea saundersi Raven, 1984
Pseudoteyl vancouveri Main, 1985
Stanwellia grisea (Hogg, 1901)
Stanwellia hoggi (Rainbow, 1914)
Stanwellia inornata Main, 1972
Stanwellia minor (Kulczyński, 1908)
Stanwellia nebulosa (Rainbow & Pulleine, 1918)
Stanwellia occidentalis Main, 1972
Stanwellia pexa (Hickman, 1930)
Swolnpes darwini Main & Framenau, 2009
Swolnpes morganensis Main & Framenau, 2009
Teyl harveyi Main, 2004
Teyl luculentus Main, 1975
Teyl walkeri Main, 2004
Teyl yeni Main, 2004
Teyloides bakeri Main, 1985
Xamiatus bulburin Raven, 1981
Xamiatus ilara Raven, 1982
Xamiatus kia Raven, 1981
Xamiatus magnificus Raven, 1981
Xamiatus rubrifrons Raven, 1981
Yilgarnia currycomboides Main, 1986
Yilgarnia linnaei Main, 2008

Theraphosidae

Coremiocnemis tropix Raven, 2005
Selenocosmia crassipes (L. Koch, 1874)
Selenocosmia stirlingi Hogg, 1901
Selenocosmia strenua (Thorell, 1881)
Selenocosmia subvulpina Strand, 1907
Selenotholus foelschei Hogg, 1902
Selenotypus plumipes Pocock, 1895

Примечания 

пауки
Списки таксонов пауков